|-
|(25001) Pacheco||1998 OW6|| align=right|14,7|| align=right|2,603|| align=right|0,284|| align=right|18,98|| align=right|4,198||MBA||31. července 1998||Mallorca||A. Lopez
|-
|(25002)||1998 OP7|| align=right|15,7|| align=right|2,396|| align=right|0,211|| align=right|1,58|| align=right|3,709||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25003)||1998 OZ8|| align=right|14,8|| align=right|2,270|| align=right|0,140|| align=right|3,57|| align=right|3,419||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25004)||1998 OF10|| align=right|15,2|| align=right|2,217|| align=right|0,144|| align=right|5,79|| align=right|3,302||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25005)||1998 OU12|| align=right|15,1|| align=right|2,265|| align=right|0,225|| align=right|8,24|| align=right|3,408||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25006)||1998 OD13|| align=right|15,6|| align=right|2,425|| align=right|0,211|| align=right|1,26|| align=right|3,775||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25007)||1998 PJ|| align=right|15,2|| align=right|2,379|| align=right|0,230|| align=right|1,77|| align=right|3,668||MBA||5. srpna 1998||Kleť||Klet
|-
|(25008)||1998 PL|| align=right|14,9|| align=right|2,275|| align=right|0,170|| align=right|6,96|| align=right|3,432||MBA||8. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(25009)||1998 PG1|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,229|| align=right|7,47|| align=right|3,420||MBA||15. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(25010)||1998 PL1|| align=right|14,0|| align=right|2,450|| align=right|0,125|| align=right|4,73|| align=right|3,834||MBA||14. srpna 1998||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(25011)||1998 PP1|| align=right|12,3|| align=right|3,237|| align=right|0,068|| align=right|9,54|| align=right|5,822||MBA||13. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25012)||1998 QC|| align=right|14,2|| align=right|2,178|| align=right|0,069|| align=right|4,52|| align=right|3,214||MBA||17. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25013)||1998 QR|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,100|| align=right|4,19|| align=right|3,562||MBA||17. srpna 1998||Kleť||Klet
|-
|(25014)||1998 QT|| align=right|14,6|| align=right|2,243|| align=right|0,177|| align=right|4,63|| align=right|3,359||MBA||18. srpna 1998||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(25015)||1998 QN2|| align=right|15,6|| align=right|2,229|| align=right|0,198|| align=right|5,76|| align=right|3,328||MBA||19. srpna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(25016)||1998 QJ4|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,207|| align=right|3,48|| align=right|3,640||MBA||18. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25017)||1998 QG6|| align=right|14,2|| align=right|3,191|| align=right|0,133|| align=right|20,79|| align=right|5,699||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25018)||1998 QN6|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,119|| align=right|6,78|| align=right|4,114||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25019)||1998 QO10|| align=right|15,0|| align=right|2,277|| align=right|0,177|| align=right|4,37|| align=right|3,436||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25020)||1998 QY13|| align=right|15,6|| align=right|2,415|| align=right|0,143|| align=right|3,26|| align=right|3,753||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25021)||1998 QV17|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,101|| align=right|3,79|| align=right|3,530||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25022)||1998 QK18|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,198|| align=right|5,00|| align=right|3,517||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25023)||1998 QA19|| align=right|16,1|| align=right|2,327|| align=right|0,188|| align=right|3,90|| align=right|3,548||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25024)||1998 QL19|| align=right|14,2|| align=right|2,431|| align=right|0,182|| align=right|3,40|| align=right|3,790||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25025)||1998 QW20|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,133|| align=right|8,79|| align=right|4,555||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25026)||1998 QF23|| align=right|14,3|| align=right|2,656|| align=right|0,115|| align=right|10,46|| align=right|4,329||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25027)||1998 QN25|| align=right|14,2|| align=right|2,566|| align=right|0,147|| align=right|13,39|| align=right|4,111||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25028)||1998 QL26|| align=right|15,1|| align=right|2,653|| align=right|0,123|| align=right|4,34|| align=right|4,319||MBA||25. srpna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(25029) Ludwighesse||1998 QO28|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,046|| align=right|4,07|| align=right|4,610||MBA||26. srpna 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25030)||1998 QL29|| align=right|15,7|| align=right|2,350|| align=right|0,191|| align=right|4,27|| align=right|3,603||MBA||22. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25031)||1998 QM30|| align=right|14,8|| align=right|2,444|| align=right|0,157|| align=right|5,24|| align=right|3,819||MBA||23. srpna 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25032)||1998 QV31|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,137|| align=right|5,35|| align=right|3,542||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25033)||1998 QM32|| align=right|14,8|| align=right|2,748|| align=right|0,124|| align=right|11,89|| align=right|4,556||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25034)||1998 QS32|| align=right|15,3|| align=right|2,308|| align=right|0,184|| align=right|6,46|| align=right|3,507||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25035)||1998 QN33|| align=right|14,8|| align=right|2,650|| align=right|0,140|| align=right|4,45|| align=right|4,314||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25036)||1998 QT36|| align=right|14,9|| align=right|2,477|| align=right|0,083|| align=right|4,18|| align=right|3,897||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25037)||1998 QC37|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,255|| align=right|4,79|| align=right|3,261||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25038)||1998 QK37|| align=right|15,7|| align=right|2,312|| align=right|0,164|| align=right|3,01|| align=right|3,515||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25039)||1998 QF38|| align=right|16,1|| align=right|2,291|| align=right|0,152|| align=right|8,08|| align=right|3,466||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25040)||1998 QF40|| align=right|13,8|| align=right|2,739|| align=right|0,027|| align=right|2,72|| align=right|4,532||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25041)||1998 QX40|| align=right|15,3|| align=right|2,315|| align=right|0,260|| align=right|5,14|| align=right|3,521||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25042)||1998 QN42|| align=right|14,2|| align=right|2,729|| align=right|0,183|| align=right|8,51|| align=right|4,509||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25043)||1998 QQ42|| align=right|15,5|| align=right|2,683|| align=right|0,105|| align=right|3,77|| align=right|4,394||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25044)||1998 QE43|| align=right|13,6|| align=right|2,867|| align=right|0,202|| align=right|3,16|| align=right|4,854||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25045)||1998 QU43|| align=right|15,8|| align=right|2,273|| align=right|0,148|| align=right|6,97|| align=right|3,426||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25046)||1998 QK44|| align=right|15,4|| align=right|2,420|| align=right|0,188|| align=right|1,94|| align=right|3,764||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25047)||1998 QN44|| align=right|15,7|| align=right|2,356|| align=right|0,117|| align=right|6,65|| align=right|3,614||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25048)||1998 QJ45|| align=right|13,9|| align=right|2,619|| align=right|0,197|| align=right|13,58|| align=right|4,237||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25049)||1998 QS45|| align=right|14,9|| align=right|2,424|| align=right|0,118|| align=right|3,97|| align=right|3,773||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25050)||1998 QN50|| align=right|14,1|| align=right|2,291|| align=right|0,140|| align=right|5,29|| align=right|3,467||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25051)||1998 QE53|| align=right|14,6|| align=right|2,623|| align=right|0,165|| align=right|14,72|| align=right|4,247||MBA||20. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25052)||1998 QG54|| align=right|15,1|| align=right|2,543|| align=right|0,174|| align=right|5,97|| align=right|4,054||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25053)||1998 QB55|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,077|| align=right|8,96|| align=right|5,169||MBA||27. srpna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25054)||1998 QN55|| align=right|15,5|| align=right|2,305|| align=right|0,274|| align=right|4,53|| align=right|3,499||MBA||26. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25055)||1998 QM57|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,073|| align=right|1,88|| align=right|4,495||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25056)||1998 QP57|| align=right|13,6|| align=right|3,153|| align=right|0,175|| align=right|3,14|| align=right|5,597||MBA||30. srpna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25057)||1998 QW62|| align=right|13,8|| align=right|2,550|| align=right|0,117|| align=right|22,29|| align=right|4,071||MBA||30. srpna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25058) Shanegould||1998 QO63|| align=right|15,4|| align=right|2,598|| align=right|0,079|| align=right|4,49|| align=right|4,187||MBA||25. srpna 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25059)||1998 QA69|| align=right|14,6|| align=right|2,523|| align=right|0,223|| align=right|12,72|| align=right|4,006||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25060)||1998 QP69|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,145|| align=right|14,16|| align=right|4,175||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25061)||1998 QQ69|| align=right|15,4|| align=right|2,584|| align=right|0,074|| align=right|14,22|| align=right|4,152||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25062)||1998 QH71|| align=right|15,7|| align=right|2,416|| align=right|0,125|| align=right|5,47|| align=right|3,755||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25063)||1998 QV74|| align=right|14,5|| align=right|2,547|| align=right|0,051|| align=right|14,44|| align=right|4,063||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25064)||1998 QN85|| align=right|12,7|| align=right|2,693|| align=right|0,115|| align=right|11,66|| align=right|4,419||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25065)||1998 QW85|| align=right|14,5|| align=right|2,393|| align=right|0,140|| align=right|6,62|| align=right|3,701||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25066)||1998 QN86|| align=right|13,7|| align=right|2,764|| align=right|0,159|| align=right|8,09|| align=right|4,593||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25067)||1998 QW86|| align=right|13,8|| align=right|2,571|| align=right|0,188|| align=right|13,26|| align=right|4,122||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25068)||1998 QV88|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,277|| align=right|7,42|| align=right|3,687||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25069)||1998 QF89|| align=right|13,9|| align=right|2,600|| align=right|0,191|| align=right|12,10|| align=right|4,191||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25070)||1998 QY90|| align=right|14,2|| align=right|2,524|| align=right|0,126|| align=right|11,90|| align=right|4,008||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25071)||1998 QN92|| align=right|13,3|| align=right|2,972|| align=right|0,166|| align=right|13,79|| align=right|5,124||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25072)||1998 QB93|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,211|| align=right|3,55|| align=right|4,124||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25073)||1998 QM94|| align=right|14,9|| align=right|2,530|| align=right|0,091|| align=right|2,60|| align=right|4,025||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25074)||1998 QF96|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,168|| align=right|5,87|| align=right|3,576||MBA||19. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25075)||1998 QK98|| align=right|14,5|| align=right|2,790|| align=right|0,170|| align=right|5,59|| align=right|4,660||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25076)||1998 QM98|| align=right|15,2|| align=right|1,925|| align=right|0,083|| align=right|22,02|| align=right|2,670||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25077)||1998 QJ99|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,213|| align=right|3,59|| align=right|3,720||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25078)||1998 QV99|| align=right|15,4|| align=right|2,366|| align=right|0,215|| align=right|3,08|| align=right|3,639||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25079)||1998 QU103|| align=right|14,1|| align=right|2,789|| align=right|0,096|| align=right|4,98|| align=right|4,656||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25080)||1998 QX103|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,146|| align=right|11,97|| align=right|5,175||MBA||26. srpna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25081)||1998 QR108|| align=right|14,7|| align=right|2,748|| align=right|0,159|| align=right|13,32|| align=right|4,555||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25082) Williamhodge||1998 RP1|| align=right|15,0|| align=right|2,764|| align=right|0,215|| align=right|1,76|| align=right|4,596||MBA||15. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25083)||1998 RV1|| align=right|14,3|| align=right|2,778|| align=right|0,129|| align=right|8,18|| align=right|4,629||MBA||14. září 1998||Catalina||CSS
|-
|(25084)||1998 RP5|| align=right|13,7|| align=right|2,562|| align=right|0,113|| align=right|14,00|| align=right|4,100||MBA||15. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25085)||1998 RM6|| align=right|14,5|| align=right|2,569|| align=right|0,090|| align=right|11,45|| align=right|4,116||MBA||14. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25086)||1998 RU8|| align=right|14,3|| align=right|2,756|| align=right|0,147|| align=right|10,22|| align=right|4,576||MBA||13. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25087)||1998 RK17|| align=right|15,0|| align=right|2,652|| align=right|0,061|| align=right|7,05|| align=right|4,318||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25088)||1998 RR19|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,108|| align=right|2,82|| align=right|4,167||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25089)||1998 RN25|| align=right|15,7|| align=right|2,320|| align=right|0,108|| align=right|3,20|| align=right|3,533||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25090)||1998 RA39|| align=right|14,8|| align=right|2,735|| align=right|0,127|| align=right|10,16|| align=right|4,522||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25091)||1998 RH41|| align=right|14,8|| align=right|2,758|| align=right|0,162|| align=right|9,08|| align=right|4,579||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25092)||1998 RV42|| align=right|13,7|| align=right|2,778|| align=right|0,072|| align=right|6,27|| align=right|4,629||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25093)||1998 RO45|| align=right|15,1|| align=right|2,363|| align=right|0,099|| align=right|5,98|| align=right|3,633||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25094)||1998 RF46|| align=right|14,1|| align=right|2,644|| align=right|0,054|| align=right|2,98|| align=right|4,300||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25095)||1998 RT46|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,146|| align=right|5,59|| align=right|3,779||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25096)||1998 RW46|| align=right|15,6|| align=right|2,362|| align=right|0,226|| align=right|3,64|| align=right|3,630||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25097)||1998 RK47|| align=right|14,0|| align=right|2,335|| align=right|0,136|| align=right|6,22|| align=right|3,566||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25098)||1998 RQ47|| align=right|14,4|| align=right|2,383|| align=right|0,121|| align=right|4,85|| align=right|3,679||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25099)||1998 RS47|| align=right|14,4|| align=right|2,640|| align=right|0,072|| align=right|4,74|| align=right|4,289||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25100)||1998 RY47|| align=right|15,2|| align=right|2,429|| align=right|0,126|| align=right|4,16|| align=right|3,786||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25101)||1998 RJ48|| align=right|13,9|| align=right|2,776|| align=right|0,062|| align=right|11,24|| align=right|4,624||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25102)||1998 RW50|| align=right|14,5|| align=right|2,687|| align=right|0,024|| align=right|2,41|| align=right|4,403||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25103)||1998 RC51|| align=right|15,3|| align=right|2,390|| align=right|0,164|| align=right|4,12|| align=right|3,694||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25104)||1998 RY51|| align=right|14,7|| align=right|2,626|| align=right|0,093|| align=right|3,10|| align=right|4,254||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25105)||1998 RJ52|| align=right|14,8|| align=right|2,744|| align=right|0,056|| align=right|6,90|| align=right|4,544||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25106)||1998 RC53|| align=right|15,1|| align=right|2,830|| align=right|0,036|| align=right|2,01|| align=right|4,761||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25107)||1998 RL54|| align=right|13,5|| align=right|3,089|| align=right|0,168|| align=right|4,92|| align=right|5,429||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25108)||1998 RV55|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,164|| align=right|7,34|| align=right|4,278||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25109)||1998 RR56|| align=right|15,8|| align=right|2,427|| align=right|0,170|| align=right|1,70|| align=right|3,780||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25110)||1998 RC61|| align=right|13,6|| align=right|3,059|| align=right|0,070|| align=right|9,60|| align=right|5,348||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25111)||1998 RG64|| align=right|15,8|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|5,47|| align=right|3,536||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25112)||1998 RL65|| align=right|14,7|| align=right|2,884|| align=right|0,076|| align=right|1,38|| align=right|4,898||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25113)||1998 RS65|| align=right|14,7|| align=right|2,643|| align=right|0,109|| align=right|3,58|| align=right|4,295||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25114)||1998 RJ66|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,286|| align=right|2,38|| align=right|4,129||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25115)||1998 RP66|| align=right|14,4|| align=right|2,801|| align=right|0,040|| align=right|2,79|| align=right|4,686||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25116)||1998 RW68|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,190|| align=right|2,92|| align=right|3,525||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25117)||1998 RX68|| align=right|14,0|| align=right|2,608|| align=right|0,143|| align=right|9,90|| align=right|4,210||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25118)||1998 RM71|| align=right|15,1|| align=right|2,762|| align=right|0,124|| align=right|5,59|| align=right|4,590||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25119)||1998 RA72|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,195|| align=right|1,27|| align=right|5,493||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25120)||1998 RN73|| align=right|15,3|| align=right|2,518|| align=right|0,181|| align=right|2,70|| align=right|3,996||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25121)||1998 RL75|| align=right|14,4|| align=right|2,780|| align=right|0,078|| align=right|11,23|| align=right|4,635||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25122)||1998 RJ77|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,068|| align=right|5,78|| align=right|4,046||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25123)||1998 RA78|| align=right|13,8|| align=right|2,935|| align=right|0,056|| align=right|3,28|| align=right|5,027||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25124)||1998 RC78|| align=right|14,4|| align=right|2,803|| align=right|0,104|| align=right|4,46|| align=right|4,693||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25125)||1998 RN78|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,095|| align=right|4,37|| align=right|4,012||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25126)||1998 RO78|| align=right|15,3|| align=right|2,380|| align=right|0,217|| align=right|3,48|| align=right|3,672||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25127)||1998 SZ|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,037|| align=right|1,94|| align=right|4,857||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25128)||1998 SK1|| align=right|14,0|| align=right|3,139|| align=right|0,137|| align=right|1,61|| align=right|5,561||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25129)||1998 SP1|| align=right|15,0|| align=right|2,265|| align=right|0,199|| align=right|6,22|| align=right|3,409||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25130)||1998 SV1|| align=right|14,1|| align=right|2,763|| align=right|0,072|| align=right|6,51|| align=right|4,592||MBA||16. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25131)||1998 SY3|| align=right|15,3|| align=right|2,733|| align=right|0,154|| align=right|4,54|| align=right|4,517||MBA||18. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25132)||1998 SO9|| align=right|14,5|| align=right|2,811|| align=right|0,100|| align=right|5,37|| align=right|4,713||MBA||17. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25133)||1998 SU14|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,178|| align=right|4,45|| align=right|4,113||MBA||18. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25134)||1998 SC17|| align=right|14,6|| align=right|3,081|| align=right|0,125|| align=right|1,98|| align=right|5,408||MBA||17. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25135)||1998 SX21|| align=right|15,0|| align=right|2,421|| align=right|0,184|| align=right|2,64|| align=right|3,766||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25136)||1998 SE22|| align=right|15,1|| align=right|2,574|| align=right|0,191|| align=right|2,86|| align=right|4,128||MBA||23. září 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(25137)||1998 SS23|| align=right|14,9|| align=right|2,296|| align=right|0,209|| align=right|5,39|| align=right|3,479||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25138)||1998 SM24|| align=right|15,1|| align=right|2,661|| align=right|0,107|| align=right|3,53|| align=right|4,340||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25139)||1998 SN25|| align=right|13,8|| align=right|2,784|| align=right|0,080|| align=right|5,52|| align=right|4,644||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25140)||1998 SU25|| align=right|15,2|| align=right|2,449|| align=right|0,212|| align=right|5,39|| align=right|3,832||MBA||22. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25141)||1998 SC27|| align=right|15,5|| align=right|2,531|| align=right|0,089|| align=right|00,94|| align=right|4,027||MBA||20. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25142) Hopf||1998 SA28|| align=right|14,2|| align=right|2,755|| align=right|0,064|| align=right|4,35|| align=right|4,571||MBA||26. září 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25143) Itokawa||1998 SF36|| align=right|19,2|| align=right|1,324|| align=right|0,281|| align=right|1,63|| align=right|1,524||APL PHA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25144)||1998 SC43|| align=right|15,2|| align=right|2,633|| align=right|0,132|| align=right|4,26|| align=right|4,272||MBA||23. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25145)||1998 SH43|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,100|| align=right|16,44|| align=right|5,557||MBA||23. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25146)||1998 SN43|| align=right|14,7|| align=right|2,724|| align=right|0,088|| align=right|5,17|| align=right|4,495||MBA||24. září 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25147)||1998 SZ45|| align=right|15,0|| align=right|2,790|| align=right|0,070|| align=right|3,34|| align=right|4,659||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25148)||1998 SE47|| align=right|13,6|| align=right|3,005|| align=right|0,067|| align=right|5,77|| align=right|5,208||MBA||25. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25149)||1998 SM49|| align=right|15,1|| align=right|3,147|| align=right|0,242|| align=right|00,44|| align=right|5,581||MBA||22. září 1998||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(25150)||1998 SB51|| align=right|15,4|| align=right|2,358|| align=right|0,233|| align=right|1,27|| align=right|3,621||MBA||26. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25151)||1998 SS53|| align=right|13,9|| align=right|2,768|| align=right|0,226|| align=right|9,49|| align=right|4,604||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25152)||1998 SX53|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,084|| align=right|8,85|| align=right|4,602||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25153)||1998 SY53|| align=right|14,9|| align=right|2,445|| align=right|0,099|| align=right|9,29|| align=right|3,822||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25154)||1998 SZ54|| align=right|14,8|| align=right|3,085|| align=right|0,164|| align=right|1,65|| align=right|5,418||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25155)||1998 SA55|| align=right|14,6|| align=right|2,833|| align=right|0,080|| align=right|2,35|| align=right|4,768||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25156)||1998 SL55|| align=right|14,6|| align=right|2,641|| align=right|0,032|| align=right|1,20|| align=right|4,292||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25157)||1998 SA56|| align=right|15,0|| align=right|3,097|| align=right|0,198|| align=right|1,42|| align=right|5,450||MBA||16. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25158)||1998 SF57|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,215|| align=right|1,56|| align=right|3,762||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25159)||1998 SN57|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,159|| align=right|2,19|| align=right|4,644||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25160)||1998 SN58|| align=right|15,2|| align=right|2,354|| align=right|0,235|| align=right|2,28|| align=right|3,612||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25161)||1998 SR58|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,054|| align=right|6,46|| align=right|3,502||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25162)||1998 ST59|| align=right|15,8|| align=right|2,421|| align=right|0,201|| align=right|3,21|| align=right|3,767||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25163)||1998 SC60|| align=right|13,7|| align=right|3,173|| align=right|0,021|| align=right|9,60|| align=right|5,652||MBA||17. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25164)||1998 SJ62|| align=right|14,8|| align=right|2,361|| align=right|0,254|| align=right|7,87|| align=right|3,627||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25165)||1998 SK62|| align=right|15,5|| align=right|2,396|| align=right|0,237|| align=right|6,96|| align=right|3,709||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25166)||1998 SM62|| align=right|14,1|| align=right|2,935|| align=right|0,074|| align=right|11,22|| align=right|5,027||MBA||19. září 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25167)||1998 SO64|| align=right|15,2|| align=right|2,581|| align=right|0,192|| align=right|12,57|| align=right|4,146||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25168)||1998 SC65|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,125|| align=right|2,75|| align=right|4,052||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25169)||1998 SR65|| align=right|15,4|| align=right|2,477|| align=right|0,190|| align=right|2,80|| align=right|3,898||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25170)||1998 SB66|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,232|| align=right|5,00|| align=right|4,146||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25171)||1998 SX66|| align=right|14,3|| align=right|2,923|| align=right|0,099|| align=right|3,21|| align=right|4,998||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25172)||1998 SF67|| align=right|14,9|| align=right|2,715|| align=right|0,155|| align=right|4,66|| align=right|4,472||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25173)||1998 SN71|| align=right|14,2|| align=right|2,892|| align=right|0,018|| align=right|3,27|| align=right|4,916||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25174)||1998 SQ72|| align=right|14,3|| align=right|2,561|| align=right|0,204|| align=right|13,34|| align=right|4,098||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25175)||1998 SX75|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,148|| align=right|3,77|| align=right|4,050||MBA||29. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25176)||1998 ST81|| align=right|15,0|| align=right|2,660|| align=right|0,041|| align=right|00,80|| align=right|4,337||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25177)||1998 ST84|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,222|| align=right|9,32|| align=right|4,325||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25178)||1998 SA96|| align=right|15,5|| align=right|2,388|| align=right|0,192|| align=right|3,60|| align=right|3,690||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25179)||1998 SG100|| align=right|13,9|| align=right|2,730|| align=right|0,212|| align=right|7,89|| align=right|4,510||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25180)||1998 SM107|| align=right|14,2|| align=right|2,574|| align=right|0,095|| align=right|2,67|| align=right|4,128||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25181)||1998 SN108|| align=right|13,3|| align=right|3,208|| align=right|0,093|| align=right|7,80|| align=right|5,744||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25182)||1998 ST110|| align=right|14,3|| align=right|2,689|| align=right|0,066|| align=right|2,55|| align=right|4,409||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25183)||1998 SJ115|| align=right|14,3|| align=right|2,950|| align=right|0,101|| align=right|1,01|| align=right|5,066||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25184)||1998 SL115|| align=right|15,2|| align=right|2,804|| align=right|0,054|| align=right|2,68|| align=right|4,694||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25185)||1998 SR115|| align=right|13,3|| align=right|2,866|| align=right|0,110|| align=right|12,21|| align=right|4,850||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25186)||1998 SY115|| align=right|13,6|| align=right|2,529|| align=right|0,147|| align=right|13,45|| align=right|4,022||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25187)||1998 SH116|| align=right|13,9|| align=right|2,786|| align=right|0,062|| align=right|5,09|| align=right|4,650||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25188)||1998 SR117|| align=right|14,2|| align=right|2,749|| align=right|0,052|| align=right|10,72|| align=right|4,556||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25189)||1998 SD118|| align=right|15,1|| align=right|2,524|| align=right|0,160|| align=right|1,61|| align=right|4,010||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25190)||1998 SM118|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,082|| align=right|9,05|| align=right|4,534||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25191)||1998 SE123|| align=right|14,4|| align=right|2,736|| align=right|0,090|| align=right|6,67|| align=right|4,525||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25192)||1998 SU124|| align=right|13,8|| align=right|2,837|| align=right|0,048|| align=right|2,81|| align=right|4,778||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25193)||1998 SV126|| align=right|14,4|| align=right|2,810|| align=right|0,043|| align=right|5,91|| align=right|4,711||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25194)||1998 ST132|| align=right|13,8|| align=right|2,794|| align=right|0,025|| align=right|3,36|| align=right|4,669||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25195)||1998 SR133|| align=right|15,5|| align=right|2,391|| align=right|0,221|| align=right|1,47|| align=right|3,697||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25196)||1998 SH134|| align=right|13,6|| align=right|3,239|| align=right|0,121|| align=right|00,92|| align=right|5,830||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25197)||1998 SX137|| align=right|13,5|| align=right|2,868|| align=right|0,021|| align=right|3,19|| align=right|4,855||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25198)||1998 SC138|| align=right|14,5|| align=right|2,905|| align=right|0,064|| align=right|1,97|| align=right|4,950||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25199)||1998 SB139|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,084|| align=right|3,35|| align=right|4,657||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25200)||1998 SK139|| align=right|13,8|| align=right|3,168|| align=right|0,035|| align=right|14,55|| align=right|5,638||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25201)||1998 SV140|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|14,90|| align=right|4,049||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25202)||1998 SW140|| align=right|13,8|| align=right|2,944|| align=right|0,043|| align=right|00,95|| align=right|5,051||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25203)||1998 SP143|| align=right|14,3|| align=right|2,761|| align=right|0,039|| align=right|3,88|| align=right|4,588||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25204)||1998 SP144|| align=right|15,0|| align=right|2,740|| align=right|0,093|| align=right|4,74|| align=right|4,535||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25205)||1998 SQ144|| align=right|14,1|| align=right|2,862|| align=right|0,081|| align=right|00,69|| align=right|4,842||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25206)||1998 SX145|| align=right|14,4|| align=right|2,760|| align=right|0,152|| align=right|5,78|| align=right|4,585||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25207)||1998 SY145|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,215|| align=right|2,37|| align=right|3,763||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25208)||1998 SK146|| align=right|13,4|| align=right|3,114|| align=right|0,158|| align=right|5,95|| align=right|5,493||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25209)||1998 SO146|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,076|| align=right|3,13|| align=right|4,476||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25210)||1998 SE147|| align=right|14,3|| align=right|3,089|| align=right|0,129|| align=right|1,41|| align=right|5,427||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25211)||1998 SU147|| align=right|14,6|| align=right|2,668|| align=right|0,046|| align=right|3,42|| align=right|4,357||MBA||20. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25212)||1998 SU149|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,022|| align=right|3,42|| align=right|4,434||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25213)||1998 SP159|| align=right|16,0|| align=right|2,532|| align=right|0,213|| align=right|3,47|| align=right|4,029||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25214)||1998 SS162|| align=right|14,3|| align=right|2,977|| align=right|0,027|| align=right|10,25|| align=right|5,137||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25215)||1998 SC164|| align=right|14,5|| align=right|2,325|| align=right|0,149|| align=right|4,62|| align=right|3,546||MBA||18. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25216) Enricobernardi||1998 TU1|| align=right|14,3|| align=right|2,584|| align=right|0,183|| align=right|13,10|| align=right|4,152||MBA||10. října 1998||Pleiade||F. Castellani; I. Dal Prete
|-
|(25217)||1998 TX1|| align=right|15,7|| align=right|2,727|| align=right|0,073|| align=right|9,75|| align=right|4,503||MBA||13. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25218)||1998 TZ1|| align=right|14,2|| align=right|2,568|| align=right|0,014|| align=right|12,75|| align=right|4,115||MBA||13. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25219)||1998 TM5|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,192|| align=right|3,87|| align=right|4,264||MBA||13. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25220)||1998 TQ6|| align=right|14,4|| align=right|2,350|| align=right|0,144|| align=right|7,75|| align=right|3,601||MBA||15. října 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25221)||1998 TJ10|| align=right|14,3|| align=right|3,069|| align=right|0,154|| align=right|2,07|| align=right|5,376||MBA||12. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25222)||1998 TT13|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,197|| align=right|12,96|| align=right|4,440||MBA||13. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25223)||1998 TT26|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,044|| align=right|9,16|| align=right|5,122||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25224)||1998 TD27|| align=right|13,7|| align=right|2,763|| align=right|0,046|| align=right|6,25|| align=right|4,593||MBA||14. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25225)||1998 TN30|| align=right|15,0|| align=right|2,426|| align=right|0,200|| align=right|00,43|| align=right|3,779||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25226)||1998 TP30|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,204|| align=right|00,82|| align=right|3,760||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25227)||1998 TQ30|| align=right|15,1|| align=right|2,540|| align=right|0,143|| align=right|1,81|| align=right|4,048||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25228)||1998 TR30|| align=right|13,7|| align=right|2,994|| align=right|0,029|| align=right|5,36|| align=right|5,179||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25229)||1998 TV30|| align=right|14,3|| align=right|2,550|| align=right|0,136|| align=right|2,13|| align=right|4,072||MBA||10. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25230)||1998 TT31|| align=right|14,0|| align=right|3,041|| align=right|0,129|| align=right|10,64|| align=right|5,301||MBA||11. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25231)||1998 TW32|| align=right|13,6|| align=right|2,581|| align=right|0,087|| align=right|14,91|| align=right|4,145||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25232)||1998 TN33|| align=right|13,9|| align=right|2,895|| align=right|0,070|| align=right|3,17|| align=right|4,925||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25233)||1998 TD34|| align=right|13,6|| align=right|3,003|| align=right|0,103|| align=right|10,06|| align=right|5,202||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25234)||1998 TW34|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,096|| align=right|10,13|| align=right|5,130||MBA||14. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25235)||1998 UC3|| align=right|14,2|| align=right|2,866|| align=right|0,066|| align=right|1,28|| align=right|4,851||MBA||20. října 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25236)||1998 UT6|| align=right|14,1|| align=right|2,951|| align=right|0,109|| align=right|1,72|| align=right|5,068||MBA||18. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25237) Hurwitz||1998 UG7|| align=right|14,4|| align=right|2,966|| align=right|0,011|| align=right|1,64|| align=right|5,107||MBA||20. října 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25238)||1998 UJ7|| align=right|14,0|| align=right|2,694|| align=right|0,062|| align=right|1,80|| align=right|4,420||MBA||21. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25239)||1998 UB8|| align=right|14,8|| align=right|2,649|| align=right|0,166|| align=right|2,22|| align=right|4,311||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25240) Qiansanqiang||1998 UO8|| align=right|14,3|| align=right|2,792|| align=right|0,083|| align=right|3,34|| align=right|4,665||MBA||16. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25241)||1998 UF14|| align=right|13,4|| align=right|2,940|| align=right|0,092|| align=right|3,06|| align=right|5,040||MBA||23. října 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25242)||1998 UH15|| align=right|13,4|| align=right|2,640|| align=right|0,212|| align=right|13,16|| align=right|4,288||MBA||20. října 1998||Granville||R. G. Davis
|-
|(25243)||1998 UQ15|| align=right|13,5|| align=right|2,782|| align=right|0,076|| align=right|3,56|| align=right|4,639||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25244)||1998 UV15|| align=right|15,0|| align=right|2,368|| align=right|0,235|| align=right|2,86|| align=right|3,644||MBA||24. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25245)||1998 UW18|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,149|| align=right|5,78|| align=right|5,657||MBA||26. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25246)||1998 UX18|| align=right|13,5|| align=right|2,863|| align=right|0,037|| align=right|2,93|| align=right|4,845||MBA||26. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25247)||1998 UW19|| align=right|14,0|| align=right|3,112|| align=right|0,058|| align=right|1,83|| align=right|5,489||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25248)||1998 UX19|| align=right|14,1|| align=right|3,149|| align=right|0,126|| align=right|00,18|| align=right|5,586||MBA||24. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25249)||1998 UV22|| align=right|14,1|| align=right|2,581|| align=right|0,256|| align=right|12,42|| align=right|4,145||MBA||31. října 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25250)||1998 UX23|| align=right|14,9|| align=right|2,561|| align=right|0,216|| align=right|7,80|| align=right|4,097||MBA||17. října 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25251)||1998 UL25|| align=right|15,4|| align=right|2,540|| align=right|0,273|| align=right|5,96|| align=right|4,047||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25252)||1998 UC26|| align=right|14,7|| align=right|2,779|| align=right|0,031|| align=right|7,09|| align=right|4,633||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25253)||1998 UV29|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,147|| align=right|10,11|| align=right|4,604||MBA||18. října 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(25254)||1998 UM32|| align=right|14,1|| align=right|2,979|| align=right|0,112|| align=right|10,91|| align=right|5,140||MBA||29. října 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25255)||1998 UX32|| align=right|14,4|| align=right|2,619|| align=right|0,228|| align=right|13,13|| align=right|4,239||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25256)||1998 UG34|| align=right|14,6|| align=right|2,445|| align=right|0,167|| align=right|2,24|| align=right|3,823||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25257)||1998 UF42|| align=right|14,8|| align=right|2,564|| align=right|0,128|| align=right|2,29|| align=right|4,104||MBA||28. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25258) Nathaniel||1998 VU|| align=right|14,6|| align=right|3,035|| align=right|0,104|| align=right|11,40|| align=right|5,288||MBA||7. listopadu 1998||Kleť||M. Tichý; J. Tichá
|-
|(25259)||1998 VK4|| align=right|14,2|| align=right|2,959|| align=right|0,043|| align=right|0,70|| align=right|5,090||MBA||11. listopadu 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25260)||1998 VN5|| align=right|13,3|| align=right|3,166|| align=right|0,141|| align=right|10,67|| align=right|5,633||MBA||8. listopadu 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(25261)||1998 VX5|| align=right|13,5|| align=right|3,014|| align=right|0,166|| align=right|2,82|| align=right|5,231||MBA||11. listopadu 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25262)||1998 VL14|| align=right|14,1|| align=right|2,551|| align=right|0,220|| align=right|10,16|| align=right|4,074||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25263)||1998 VM16|| align=right|13,0|| align=right|3,222|| align=right|0,149|| align=right|13,46|| align=right|5,783||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25264)||1998 VP16|| align=right|14,4|| align=right|2,755|| align=right|0,072|| align=right|9,43|| align=right|4,572||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25265)||1998 VR17|| align=right|15,0|| align=right|2,399|| align=right|0,224|| align=right|2,49|| align=right|3,716||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25266)||1998 VS20|| align=right|15,7|| align=right|2,444|| align=right|0,184|| align=right|1,15|| align=right|3,821||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25267)||1998 VH21|| align=right|13,6|| align=right|2,750|| align=right|0,027|| align=right|5,45|| align=right|4,559||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25268)||1998 VP23|| align=right|14,0|| align=right|3,010|| align=right|0,106|| align=right|9,93|| align=right|5,220||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25269)||1998 VY23|| align=right|15,0|| align=right|2,416|| align=right|0,219|| align=right|3,03|| align=right|3,754||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25270)||1998 VR27|| align=right|12,7|| align=right|3,149|| align=right|0,090|| align=right|5,32|| align=right|5,586||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25271)||1998 VT27|| align=right|13,5|| align=right|2,977|| align=right|0,106|| align=right|10,62|| align=right|5,135||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25272)||1998 VK32|| align=right|14,7|| align=right|2,609|| align=right|0,326|| align=right|15,39|| align=right|4,214||MBA||14. listopadu 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25273) Barrycarole||1998 VN32|| align=right|13,5|| align=right|2,914|| align=right|0,072|| align=right|3,26|| align=right|4,975||MBA||15. listopadu 1998||Cocoa||I. P. Griffin
|-
|(25274)||1998 VE33|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,145|| align=right|13,00|| align=right|4,112||MBA||15. listopadu 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25275)||1998 VF33|| align=right|14,3|| align=right|2,366|| align=right|0,111|| align=right|7,99|| align=right|3,639||MBA||14. listopadu 1998||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(25276) Dimai||1998 VJ33|| align=right|14,4|| align=right|2,975|| align=right|0,048|| align=right|8,56|| align=right|5,130||MBA||15. listopadu 1998||Pianoro||V. Goretti
|-
|(25277)||1998 VR34|| align=right|14,2|| align=right|2,877|| align=right|0,036|| align=right|1,13|| align=right|4,879||MBA||14. listopadu 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25278)||1998 VD51|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,157|| align=right|14,25|| align=right|4,382||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25279)||1998 VF52|| align=right|15,4|| align=right|2,410|| align=right|0,234|| align=right|8,75|| align=right|3,741||MBA||13. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25280)||1998 VY53|| align=right|13,5|| align=right|2,994|| align=right|0,112|| align=right|9,90|| align=right|5,181||MBA||14. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25281)||1998 WP|| align=right|13,3|| align=right|2,660|| align=right|0,272|| align=right|10,80|| align=right|4,338||MBA||16. listopadu 1998||High Point||D. K. Chesney
|-
|(25282)||1998 WR|| align=right|12,8|| align=right|2,658|| align=right|0,175|| align=right|13,98|| align=right|4,333||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25283)||1998 WU|| align=right|13,3|| align=right|2,629|| align=right|0,251|| align=right|8,25|| align=right|4,263||MBA||17. listopadu 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25284)||1998 WL2|| align=right|13,8|| align=right|3,182|| align=right|0,134|| align=right|23,80|| align=right|5,677||MBA||17. listopadu 1998||Catalina||CSS
|-
|(25285)||1998 WB7|| align=right|13,9|| align=right|2,951|| align=right|0,110|| align=right|0,94|| align=right|5,069||MBA||17. listopadu 1998||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25286)||1998 WC8|| align=right|13,3|| align=right|2,732|| align=right|0,265|| align=right|8,83|| align=right|4,514||MBA||18. listopadu 1998||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(25287)||1998 WR9|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,104|| align=right|1,37|| align=right|4,549||MBA||28. listopadu 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25288)||1998 WM10|| align=right|13,9|| align=right|3,001|| align=right|0,062|| align=right|3,65|| align=right|5,199||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25289)||1998 WE12|| align=right|13,3|| align=right|2,902|| align=right|0,039|| align=right|3,29|| align=right|4,942||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25290)||1998 WH14|| align=right|14,5|| align=right|2,803|| align=right|0,116|| align=right|5,33|| align=right|4,691||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25291)||1998 WO16|| align=right|14,5|| align=right|3,228|| align=right|0,078|| align=right|6,36|| align=right|5,799||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25292)||1998 WQ16|| align=right|13,6|| align=right|3,189|| align=right|0,172|| align=right|8,26|| align=right|5,694||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25293)||1998 WS16|| align=right|13,8|| align=right|2,861|| align=right|0,047|| align=right|2,82|| align=right|4,838||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25294)||1998 WA17|| align=right|14,1|| align=right|3,151|| align=right|0,093|| align=right|1,64|| align=right|5,593||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25295)||1998 WK17|| align=right|12,8|| align=right|3,175|| align=right|0,105|| align=right|21,45|| align=right|5,656||MBA||21. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25296)||1998 WD20|| align=right|13,4|| align=right|3,124|| align=right|0,164|| align=right|1,79|| align=right|5,521||MBA||26. listopadu 1998||Kashihara||F. Uto
|-
|(25297)||1998 WW20|| align=right|13,7|| align=right|2,986|| align=right|0,074|| align=right|11,57|| align=right|5,159||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25298)||1998 WB22|| align=right|14,2|| align=right|2,917|| align=right|0,044|| align=right|2,95|| align=right|4,982||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25299)||1998 WX22|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,213|| align=right|2,12|| align=right|4,392||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25300)||1998 WE23|| align=right|14,8|| align=right|2,732|| align=right|0,172|| align=right|4,00|| align=right|4,516||MBA||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25301) Ambrofogar||1998 XZ2|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,054|| align=right|11,84|| align=right|5,442||MBA||7. prosince 1998||San Marcello||M. Tombelli; A. Boattini
|-
|(25302) Niim||1998 XW3|| align=right|12,0|| align=right|3,049|| align=right|0,039|| align=right|10,35|| align=right|5,323||MBA||9. prosince 1998||Chichibu||N. Sato
|-
|(25303)||1998 XE17|| align=right|13,4|| align=right|3,172|| align=right|0,040|| align=right|3,79|| align=right|5,649||MBA||8. prosince 1998||Caussols||ODAS
|-
|(25304)||1998 XQ28|| align=right|13,8|| align=right|2,947|| align=right|0,122|| align=right|1,20|| align=right|5,059||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25305)||1998 XH62|| align=right|14,6|| align=right|2,589|| align=right|0,187|| align=right|10,12|| align=right|4,166||MBA||9. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25306)||1998 XQ73|| align=right|12,2|| align=right|3,188|| align=right|0,160|| align=right|18,31|| align=right|5,691||MBA||14. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25307)||1998 XU77|| align=right|13,4|| align=right|3,044|| align=right|0,033|| align=right|8,38|| align=right|5,311||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25308)||1998 XW82|| align=right|13,3|| align=right|2,991|| align=right|0,102|| align=right|10,25|| align=right|5,173||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25309)||1998 XQ87|| align=right|14,7|| align=right|2,241|| align=right|0,164|| align=right|1,75|| align=right|3,355||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25310)||1998 XY92|| align=right|12,7|| align=right|2,912|| align=right|0,276|| align=right|14,47|| align=right|4,969||MBA||15. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(25311)||1998 YV3|| align=right|14,6|| align=right|3,176|| align=right|0,233|| align=right|2,56|| align=right|5,659||MBA||17. prosince 1998||Ondřejov||T. Rezek; P. Pravec
|-
|(25312)||1998 YU6|| align=right|12,2|| align=right|3,212|| align=right|0,101|| align=right|13,25|| align=right|5,755||MBA||22. prosince 1998||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(25313)||1998 YV8|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,163|| align=right|3,09|| align=right|4,724||MBA||22. prosince 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25314)||1999 AK3|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,165|| align=right|13,54|| align=right|4,569||MBA||8. ledna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25315)||1999 AZ8|| align=right|15,2|| align=right|2,582|| align=right|0,263|| align=right|6,16|| align=right|4,149||MBA||9. ledna 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25316)||1999 AH23|| align=right|12,5|| align=right|2,813|| align=right|0,178|| align=right|17,32|| align=right|4,717||MBA||10. ledna 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25317)||1999 BL12|| align=right|13,1|| align=right|2,259|| align=right|0,175|| align=right|6,81|| align=right|3,396||MBA||24. ledna 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(25318)||1999 CH12|| align=right|14,8|| align=right|1,928|| align=right|0,072|| align=right|21,15|| align=right|2,677||MBA||12. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25319)||1999 CT14|| align=right|13,8|| align=right|2,421|| align=right|0,115|| align=right|13,25|| align=right|3,767||MBA||15. února 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25320)||1999 CP15|| align=right|14,5|| align=right|1,926|| align=right|0,103|| align=right|22,33|| align=right|2,673||MBA||11. února 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25321)||1999 FR27|| align=right|14,9|| align=right|2,379|| align=right|0,108|| align=right|1,85|| align=right|3,669||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25322)||1999 FM28|| align=right|14,8|| align=right|2,320|| align=right|0,077|| align=right|2,96|| align=right|3,533||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25323)||1999 FC34|| align=right|15,2|| align=right|2,355|| align=right|0,248|| align=right|0,74|| align=right|3,614||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25324)||1999 GQ4|| align=right|12,2|| align=right|3,117|| align=right|0,011|| align=right|10,74|| align=right|5,503||MBA||10. dubna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25325)||1999 JS5|| align=right|14,8|| align=right|1,932|| align=right|0,073|| align=right|20,53|| align=right|2,684||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25326)||1999 JB32|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,090|| align=right|3,25|| align=right|4,892||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25327)||1999 JB63|| align=right|14,2|| align=right|2,433|| align=right|0,147|| align=right|13,41|| align=right|3,795||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25328)||1999 JK83|| align=right|13,8|| align=right|2,423|| align=right|0,194|| align=right|14,11|| align=right|3,771||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25329)||1999 JO84|| align=right|13,7|| align=right|2,522|| align=right|0,078|| align=right|13,11|| align=right|4,005||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25330)||1999 KV4|| align=right|16,8|| align=right|1,541|| align=right|0,371|| align=right|14,34|| align=right|1,912||APL||17. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(25331)||1999 KY4|| align=right|14,8|| align=right|2,708|| align=right|0,214|| align=right|2,56|| align=right|4,456||MBA||20. května 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(25332)||1999 KK6|| align=right|14,0|| align=right|1,893|| align=right|0,063|| align=right|23,87|| align=right|2,603||MBA||17. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25333)||1999 KW13|| align=right|15,0|| align=right|2,314|| align=right|0,172|| align=right|4,86|| align=right|3,519||MBA||18. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25334)||1999 LK11|| align=right|14,0|| align=right|2,697|| align=right|0,195|| align=right|13,97|| align=right|4,430||MBA||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25335)||1999 NT|| align=right|13,5|| align=right|2,396|| align=right|0,197|| align=right|8,44|| align=right|3,709||MBA||9. července 1999||Les Tardieux||M. Boeuf
|-
|(25336)||1999 OR2|| align=right|14,0|| align=right|2,342|| align=right|0,118|| align=right|12,19|| align=right|3,582||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25337)||1999 PK|| align=right|16,0|| align=right|1,920|| align=right|0,065|| align=right|24,00|| align=right|2,659||MBA||6. srpna 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(25338)||1999 RE2|| align=right|14,9|| align=right|2,378|| align=right|0,246|| align=right|8,48|| align=right|3,667||MBA||6. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25339)||1999 RE27|| align=right|15,9|| align=right|1,971|| align=right|0,110|| align=right|23,14|| align=right|2,767||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25340) Segoves||1999 RX31|| align=right|16,2|| align=right|1,968|| align=right|0,075|| align=right|20,28|| align=right|2,761||MBA||10. září 1999||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|(25341)||1999 RT38|| align=right|15,1|| align=right|2,209|| align=right|0,160|| align=right|4,04|| align=right|3,283||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25342)||1999 RQ42|| align=right|13,3|| align=right|2,590|| align=right|0,159|| align=right|12,78|| align=right|4,167||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25343)||1999 RA44|| align=right|14,4|| align=right|2,275|| align=right|0,115|| align=right|7,21|| align=right|3,431||MBA||15. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25344)||1999 RN72|| align=right|11,9|| align=right|5,284|| align=right|0,066|| align=right|19,84|| align=right|12,15||JUT||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25345)||1999 RW88|| align=right|15,9|| align=right|2,165|| align=right|0,123|| align=right|2,45|| align=right|3,185||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25346)||1999 RS103|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,023|| align=right|14,55|| align=right|4,083||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25347)||1999 RQ116|| align=right|11,8|| align=right|5,266|| align=right|0,071|| align=right|17,40|| align=right|12,09||JUT||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25348)||1999 RJ124|| align=right|15,2|| align=right|2,258|| align=right|0,066|| align=right|6,60|| align=right|3,392||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25349)||1999 RL127|| align=right|13,3|| align=right|2,648|| align=right|0,133|| align=right|11,56|| align=right|4,309||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25350)||1999 RB143|| align=right|15,9|| align=right|2,153|| align=right|0,122|| align=right|3,70|| align=right|3,159||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25351)||1999 RK173|| align=right|15,1|| align=right|2,270|| align=right|0,202|| align=right|7,77|| align=right|3,420||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25352)||1999 RQ201|| align=right|14,6|| align=right|2,600|| align=right|0,129|| align=right|12,63|| align=right|4,192||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25353)||1999 RB210|| align=right|15,6|| align=right|2,319|| align=right|0,215|| align=right|4,33|| align=right|3,531||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25354)||1999 RD211|| align=right|14,8|| align=right|2,282|| align=right|0,093|| align=right|5,13|| align=right|3,445||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25355)||1999 RU221|| align=right|15,2|| align=right|2,300|| align=right|0,168|| align=right|5,70|| align=right|3,488||MBA||5. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(25356)||1999 SK6|| align=right|12,0|| align=right|2,950|| align=right|0,102|| align=right|11,86|| align=right|5,066||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25357)||1999 TM|| align=right|14,9|| align=right|2,314|| align=right|0,129|| align=right|5,20|| align=right|3,520||MBA||1. října 1999||Zeno||T. Stafford
|-
|(25358) Boskovice||1999 TY3|| align=right|15,8|| align=right|2,330|| align=right|0,154|| align=right|3,62|| align=right|3,556||MBA||2. října 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(25359)||1999 TW11|| align=right|15,3|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|4,61|| align=right|3,561||MBA||10. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(25360)||1999 TK14|| align=right|14,8|| align=right|2,379|| align=right|0,197|| align=right|2,46|| align=right|3,669||MBA||10. října 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(25361)||1999 TC23|| align=right|15,1|| align=right|2,427|| align=right|0,144|| align=right|2,31|| align=right|3,780||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25362)||1999 TH24|| align=right|14,4|| align=right|2,287|| align=right|0,312|| align=right|20,49|| align=right|3,457||MBA||4. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25363)||1999 TW24|| align=right|15,6|| align=right|2,370|| align=right|0,186|| align=right|1,78|| align=right|3,647||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25364)||1999 TD26|| align=right|15,3|| align=right|2,488|| align=right|0,118|| align=right|1,13|| align=right|3,924||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25365)||1999 TC27|| align=right|14,3|| align=right|2,336|| align=right|0,148|| align=right|6,33|| align=right|3,570||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25366)||1999 TH30|| align=right|15,0|| align=right|2,458|| align=right|0,144|| align=right|1,58|| align=right|3,853||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25367)||1999 TC96|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,074|| align=right|3,41|| align=right|3,883||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25368)||1999 TQ96|| align=right|15,0|| align=right|2,388|| align=right|0,070|| align=right|6,47|| align=right|3,690||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25369)||1999 TR108|| align=right|15,5|| align=right|2,248|| align=right|0,129|| align=right|3,77|| align=right|3,369||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25370)||1999 TW144|| align=right|16,1|| align=right|2,664|| align=right|0,102|| align=right|8,97|| align=right|4,347||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25371)||1999 TS153|| align=right|15,9|| align=right|2,452|| align=right|0,083|| align=right|4,92|| align=right|3,839||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25372)||1999 TB164|| align=right|16,2|| align=right|2,386|| align=right|0,111|| align=right|6,78|| align=right|3,684||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25373)||1999 TC166|| align=right|15,7|| align=right|2,316|| align=right|0,164|| align=right|3,35|| align=right|3,523||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25374)||1999 TC178|| align=right|14,8|| align=right|2,283|| align=right|0,088|| align=right|6,20|| align=right|3,449||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25375)||1999 TR180|| align=right|15,5|| align=right|2,427|| align=right|0,119|| align=right|2,55|| align=right|3,780||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25376)||1999 TS180|| align=right|15,6|| align=right|2,419|| align=right|0,129|| align=right|2,78|| align=right|3,763||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25377)||1999 TZ196|| align=right|15,5|| align=right|2,306|| align=right|0,061|| align=right|4,47|| align=right|3,502||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25378)||1999 TY197|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,135|| align=right|5,56|| align=right|3,486||MBA||12. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25379)||1999 TL210|| align=right|12,7|| align=right|2,679|| align=right|0,204|| align=right|12,03|| align=right|4,383||MBA||14. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25380)||1999 TA212|| align=right|16,2|| align=right|2,161|| align=right|0,083|| align=right|3,20|| align=right|3,175||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25381)||1999 TE213|| align=right|16,5|| align=right|2,395|| align=right|0,180|| align=right|4,40|| align=right|3,705||MBA||15. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25382)||1999 TK226|| align=right|15,4|| align=right|2,309|| align=right|0,099|| align=right|3,60|| align=right|3,508||MBA||3. října 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25383)||1999 UN1|| align=right|15,8|| align=right|2,431|| align=right|0,132|| align=right|3,43|| align=right|3,790||MBA||18. října 1999||Kleť||Klet
|-
|(25384) Partizánske||1999 UW1|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,077|| align=right|11,75|| align=right|5,628||MBA||18. října 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(25385)||1999 UC3|| align=right|14,7|| align=right|2,615|| align=right|0,293|| align=right|4,77|| align=right|4,227||MBA||20. října 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25386)||1999 UE3|| align=right|15,1|| align=right|2,458|| align=right|0,093|| align=right|5,98|| align=right|3,853||MBA||17. října 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(25387)||1999 UN3|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,141|| align=right|5,82|| align=right|3,820||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25388)||1999 UG4|| align=right|14,6|| align=right|2,407|| align=right|0,142|| align=right|2,28|| align=right|3,733||MBA||31. října 1999||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(25389)||1999 UJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,666|| align=right|0,088|| align=right|1,33|| align=right|4,353||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(25390)||1999 UU10|| align=right|14,6|| align=right|2,723|| align=right|0,183|| align=right|25,84|| align=right|4,493||MBA||31. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25391)||1999 UC16|| align=right|14,2|| align=right|2,244|| align=right|0,076|| align=right|3,99|| align=right|3,360||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(25392)||1999 UC26|| align=right|15,7|| align=right|2,318|| align=right|0,133|| align=right|4,02|| align=right|3,530||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(25393)||1999 UK26|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,193|| align=right|4,50|| align=right|3,608||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(25394)||1999 UQ48|| align=right|15,7|| align=right|2,346|| align=right|0,099|| align=right|4,30|| align=right|3,593||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(25395)||1999 VF6|| align=right|14,6|| align=right|2,268|| align=right|0,151|| align=right|3,14|| align=right|3,415||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25396)||1999 VL10|| align=right|13,9|| align=right|2,318|| align=right|0,255|| align=right|8,29|| align=right|3,529||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25397)||1999 VY10|| align=right|15,2|| align=right|2,319|| align=right|0,081|| align=right|4,61|| align=right|3,531||MBA||7. listopadu 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(25398)||1999 VM12|| align=right|15,1|| align=right|2,698|| align=right|0,189|| align=right|3,50|| align=right|4,432||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25399) Vonnegut||1999 VN20|| align=right|13,0|| align=right|2,584|| align=right|0,091|| align=right|22,53|| align=right|4,152||MBA||11. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25400)||1999 VU20|| align=right|14,4|| align=right|2,251|| align=right|0,083|| align=right|4,10|| align=right|3,377||MBA||9. listopadu 1999||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(25401)||1999 VY24|| align=right|13,7|| align=right|2,564|| align=right|0,149|| align=right|3,14|| align=right|4,105||MBA||13. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25402)||1999 VA27|| align=right|15,7|| align=right|2,433|| align=right|0,101|| align=right|1,37|| align=right|3,794||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25403)||1999 VE31|| align=right|15,4|| align=right|2,291|| align=right|0,119|| align=right|0,44|| align=right|3,467||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25404)||1999 VU31|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,165|| align=right|2,60|| align=right|3,542||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25405)||1999 VM32|| align=right|15,8|| align=right|2,446|| align=right|0,125|| align=right|1,74|| align=right|3,825||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25406)||1999 VR32|| align=right|15,4|| align=right|2,255|| align=right|0,111|| align=right|6,52|| align=right|3,386||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25407)||1999 VM34|| align=right|13,7|| align=right|2,587|| align=right|0,129|| align=right|12,57|| align=right|4,161||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25408)||1999 VB35|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,097|| align=right|2,41|| align=right|4,117||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25409)||1999 VD36|| align=right|14,2|| align=right|2,596|| align=right|0,099|| align=right|13,31|| align=right|4,182||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25410)||1999 VG36|| align=right|15,3|| align=right|2,447|| align=right|0,165|| align=right|6,08|| align=right|3,826||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25411)||1999 VM37|| align=right|14,0|| align=right|2,485|| align=right|0,105|| align=right|8,84|| align=right|3,918||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25412)||1999 VZ38|| align=right|15,0|| align=right|2,332|| align=right|0,170|| align=right|2,42|| align=right|3,561||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25413)||1999 VE39|| align=right|14,8|| align=right|2,232|| align=right|0,175|| align=right|0,49|| align=right|3,334||MBA||10. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25414)||1999 VH48|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,181|| align=right|4,57|| align=right|4,106||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25415)||1999 VL53|| align=right|14,9|| align=right|2,333|| align=right|0,054|| align=right|2,98|| align=right|3,562||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25416)||1999 VY58|| align=right|15,4|| align=right|2,434|| align=right|0,035|| align=right|3,63|| align=right|3,797||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25417)||1999 VZ65|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,072|| align=right|5,17|| align=right|3,358||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25418)||1999 VG66|| align=right|15,9|| align=right|2,358|| align=right|0,156|| align=right|3,28|| align=right|3,620||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25419)||1999 VC72|| align=right|14,9|| align=right|2,186|| align=right|0,152|| align=right|2,98|| align=right|3,231||MBA||11. listopadu 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(25420)||1999 VN81|| align=right|15,5|| align=right|2,566|| align=right|0,234|| align=right|34,02|| align=right|4,110||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25421)||1999 VL86|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,140|| align=right|8,20|| align=right|3,551||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25422)||1999 VL111|| align=right|15,6|| align=right|2,331|| align=right|0,144|| align=right|3,03|| align=right|3,557||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25423)||1999 VS127|| align=right|16,6|| align=right|2,309|| align=right|0,141|| align=right|4,29|| align=right|3,508||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25424)||1999 VQ158|| align=right|15,6|| align=right|2,572|| align=right|0,100|| align=right|2,83|| align=right|4,125||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25425)||1999 VR169|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,114|| align=right|2,86|| align=right|4,254||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25426)||1999 VU169|| align=right|16,0|| align=right|2,258|| align=right|0,103|| align=right|2,95|| align=right|3,392||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25427)||1999 VP170|| align=right|15,1|| align=right|2,262|| align=right|0,070|| align=right|4,69|| align=right|3,401||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25428)||1999 VM172|| align=right|15,3|| align=right|2,237|| align=right|0,145|| align=right|2,81|| align=right|3,344||MBA||14. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25429)||1999 VM187|| align=right|14,8|| align=right|2,358|| align=right|0,124|| align=right|11,92|| align=right|3,619||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25430)||1999 VT189|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,176|| align=right|4,68|| align=right|3,371||MBA||15. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25431)||1999 VW194|| align=right|16,4|| align=right|2,348|| align=right|0,068|| align=right|2,13|| align=right|3,597||MBA||2. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(25432)||1999 VG225|| align=right|16,2|| align=right|2,330|| align=right|0,080|| align=right|6,75|| align=right|3,555||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25433)||1999 WM2|| align=right|15,4|| align=right|2,304|| align=right|0,066|| align=right|4,50|| align=right|3,496||MBA||26. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25434)||1999 WS2|| align=right|15,8|| align=right|2,183|| align=right|0,096|| align=right|3,53|| align=right|3,225||MBA||29. listopadu 1999||Kleť||Klet
|-
|(25435)||1999 WX3|| align=right|15,0|| align=right|2,298|| align=right|0,188|| align=right|4,98|| align=right|3,484||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25436)||1999 WE4|| align=right|13,7|| align=right|2,259|| align=right|0,073|| align=right|5,20|| align=right|3,394||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25437)||1999 WP4|| align=right|13,8|| align=right|2,315|| align=right|0,050|| align=right|7,78|| align=right|3,523||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25438)||1999 WY5|| align=right|14,0|| align=right|2,314|| align=right|0,274|| align=right|24,56|| align=right|3,520||MBA||30. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25439)||1999 WV6|| align=right|15,2|| align=right|2,693|| align=right|0,067|| align=right|1,76|| align=right|4,418||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25440)||1999 WR7|| align=right|15,0|| align=right|2,482|| align=right|0,114|| align=right|5,19|| align=right|3,911||MBA||28. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25441)||1999 WG8|| align=right|15,0|| align=right|2,247|| align=right|0,173|| align=right|4,17|| align=right|3,367||MBA||28. listopadu 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(25442)||1999 WQ9|| align=right|13,2|| align=right|2,754|| align=right|0,248|| align=right|8,95|| align=right|4,569||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25443)||1999 WC10|| align=right|13,9|| align=right|3,232|| align=right|0,173|| align=right|4,59|| align=right|5,808||MBA||30. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25444)||1999 WL13|| align=right|14,8|| align=right|2,253|| align=right|0,081|| align=right|1,72|| align=right|3,382||MBA||29. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25445)||1999 XK1|| align=right|13,3|| align=right|2,622|| align=right|0,077|| align=right|10,58|| align=right|4,245||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25446)||1999 XF2|| align=right|15,2|| align=right|2,195|| align=right|0,149|| align=right|2,66|| align=right|3,251||MBA||4. prosince 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(25447)||1999 XE4|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,195|| align=right|2,70|| align=right|3,692||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25448)||1999 XJ4|| align=right|15,3|| align=right|2,374|| align=right|0,161|| align=right|3,08|| align=right|3,657||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25449)||1999 XN6|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,135|| align=right|3,89|| align=right|4,101||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25450)||1999 XQ7|| align=right|14,1|| align=right|2,353|| align=right|0,229|| align=right|5,88|| align=right|3,610||MBA||4. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25451)||1999 XC8|| align=right|14,7|| align=right|2,345|| align=right|0,088|| align=right|1,60|| align=right|3,590||MBA||3. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25452)||1999 XS10|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,154|| align=right|7,04|| align=right|3,429||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25453)||1999 XU11|| align=right|12,3|| align=right|3,053|| align=right|0,133|| align=right|13,72|| align=right|5,333||MBA||6. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25454)||1999 XN12|| align=right|14,0|| align=right|2,304|| align=right|0,079|| align=right|6,42|| align=right|3,498||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25455)||1999 XP12|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,076|| align=right|5,30|| align=right|3,756||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25456)||1999 XQ12|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,021|| align=right|4,80|| align=right|3,437||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25457)||1999 XH13|| align=right|15,0|| align=right|2,801|| align=right|0,162|| align=right|8,52|| align=right|4,687||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25458)||1999 XT13|| align=right|13,9|| align=right|2,363|| align=right|0,180|| align=right|7,06|| align=right|3,633||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25459)||1999 XL14|| align=right|12,6|| align=right|2,998|| align=right|0,121|| align=right|10,98|| align=right|5,191||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25460)||1999 XX15|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,172|| align=right|2,43|| align=right|3,378||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25461)||1999 XR18|| align=right|13,6|| align=right|2,582|| align=right|0,102|| align=right|16,37|| align=right|4,148||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25462)||1999 XV18|| align=right|15,0|| align=right|2,490|| align=right|0,182|| align=right|8,59|| align=right|3,928||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25463)||1999 XJ21|| align=right|14,5|| align=right|2,599|| align=right|0,165|| align=right|11,17|| align=right|4,190||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25464)||1999 XA24|| align=right|14,7|| align=right|2,284|| align=right|0,113|| align=right|5,25|| align=right|3,450||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25465)||1999 XT25|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,112|| align=right|4,56|| align=right|3,547||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25466)||1999 XG31|| align=right|14,3|| align=right|2,552|| align=right|0,147|| align=right|25,07|| align=right|4,077||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25467)||1999 XV32|| align=right|13,6|| align=right|2,615|| align=right|0,197|| align=right|10,21|| align=right|4,229||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25468)||1999 XS33|| align=right|14,3|| align=right|2,351|| align=right|0,116|| align=right|7,39|| align=right|3,604||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25469)||1999 XC34|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,137|| align=right|7,57|| align=right|3,540||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25470)||1999 XW35|| align=right|13,2|| align=right|2,541|| align=right|0,202|| align=right|16,68|| align=right|4,050||MBA||6. prosince 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(25471)||1999 XZ35|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,098|| align=right|8,66|| align=right|4,103||MBA||6. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25472) Joanoro||1999 XL36|| align=right|14,3|| align=right|2,591|| align=right|0,110|| align=right|12,01|| align=right|4,171||MBA||6. prosince 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(25473)||1999 XJ38|| align=right|15,5|| align=right|2,227|| align=right|0,141|| align=right|1,72|| align=right|3,322||MBA||3. prosince 1999||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25474)||1999 XO38|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,236|| align=right|6,40|| align=right|4,134||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25475)||1999 XY40|| align=right|14,7|| align=right|2,745|| align=right|0,050|| align=right|6,88|| align=right|4,546||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25476)||1999 XU42|| align=right|15,5|| align=right|2,353|| align=right|0,128|| align=right|2,91|| align=right|3,610||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25477)||1999 XC44|| align=right|16,4|| align=right|2,350|| align=right|0,067|| align=right|2,07|| align=right|3,601||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25478)||1999 XR45|| align=right|15,5|| align=right|2,323|| align=right|0,128|| align=right|3,33|| align=right|3,540||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25479)||1999 XD54|| align=right|15,1|| align=right|2,418|| align=right|0,146|| align=right|5,17|| align=right|3,760||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25480)||1999 XB67|| align=right|14,6|| align=right|2,644|| align=right|0,142|| align=right|10,76|| align=right|4,298||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25481)||1999 XU68|| align=right|15,0|| align=right|2,292|| align=right|0,183|| align=right|5,54|| align=right|3,470||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25482)||1999 XM72|| align=right|14,8|| align=right|2,658|| align=right|0,045|| align=right|2,45|| align=right|4,332||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25483)||1999 XF74|| align=right|15,0|| align=right|2,421|| align=right|0,107|| align=right|0,97|| align=right|3,766||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25484)||1999 XL75|| align=right|15,7|| align=right|2,149|| align=right|0,098|| align=right|3,19|| align=right|3,149||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25485)||1999 XY75|| align=right|13,9|| align=right|3,206|| align=right|0,183|| align=right|2,10|| align=right|5,741||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25486)||1999 XF81|| align=right|14,8|| align=right|2,541|| align=right|0,158|| align=right|6,03|| align=right|4,049||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25487)||1999 XU82|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,100|| align=right|8,02|| align=right|4,644||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25488)||1999 XD83|| align=right|14,7|| align=right|2,544|| align=right|0,187|| align=right|6,60|| align=right|4,056||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25489)||1999 XN83|| align=right|13,9|| align=right|2,576|| align=right|0,189|| align=right|15,03|| align=right|4,133||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25490)||1999 XN84|| align=right|14,5|| align=right|2,427|| align=right|0,151|| align=right|1,98|| align=right|3,780||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25491)||1999 XS84|| align=right|14,1|| align=right|2,663|| align=right|0,137|| align=right|6,31|| align=right|4,345||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25492)||1999 XF85|| align=right|15,2|| align=right|2,268|| align=right|0,199|| align=right|1,47|| align=right|3,415||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25493)||1999 XG85|| align=right|13,7|| align=right|2,577|| align=right|0,236|| align=right|13,16|| align=right|4,135||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25494)||1999 XV86|| align=right|13,4|| align=right|2,602|| align=right|0,065|| align=right|7,21|| align=right|4,196||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25495)||1999 XW86|| align=right|14,2|| align=right|2,747|| align=right|0,020|| align=right|6,75|| align=right|4,552||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25496)||1999 XY86|| align=right|13,4|| align=right|2,581|| align=right|0,175|| align=right|15,13|| align=right|4,145||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25497)||1999 XV87|| align=right|15,3|| align=right|2,602|| align=right|0,093|| align=right|2,45|| align=right|4,197||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25498)||1999 XJ88|| align=right|14,2|| align=right|3,065|| align=right|0,107|| align=right|2,57|| align=right|5,365||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25499)||1999 XR88|| align=right|13,8|| align=right|2,386|| align=right|0,094|| align=right|7,16|| align=right|3,684||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25500)||1999 XF91|| align=right|13,9|| align=right|3,090|| align=right|0,103|| align=right|2,56|| align=right|5,431||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25501)||1999 XK91|| align=right|15,7|| align=right|2,147|| align=right|0,211|| align=right|5,53|| align=right|3,146||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25502)||1999 XO91|| align=right|13,9|| align=right|3,063|| align=right|0,125|| align=right|9,35|| align=right|5,360||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25503)||1999 XW93|| align=right|13,5|| align=right|2,630|| align=right|0,101|| align=right|14,37|| align=right|4,265||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25504)||1999 XS94|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,139|| align=right|23,14|| align=right|5,578||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25505)||1999 XQ95|| align=right|13,5|| align=right|2,347|| align=right|0,152|| align=right|12,82|| align=right|3,596||MBA||7. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25506)||1999 XS95|| align=right|14,0|| align=right|2,757|| align=right|0,172|| align=right|8,43|| align=right|4,578||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25507)||1999 XB96|| align=right|14,4|| align=right|2,285|| align=right|0,219|| align=right|6,06|| align=right|3,453||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25508)||1999 XC96|| align=right|15,0|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|6,87|| align=right|3,474||MBA||9. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25509)||1999 XF97|| align=right|14,6|| align=right|2,420|| align=right|0,117|| align=right|2,10|| align=right|3,764||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25510)||1999 XJ97|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,137|| align=right|7,85|| align=right|3,615||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25511)||1999 XM97|| align=right|15,0|| align=right|2,306|| align=right|0,077|| align=right|4,52|| align=right|3,502||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25512)||1999 XT97|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,141|| align=right|4,95|| align=right|3,560||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25513)||1999 XM98|| align=right|14,8|| align=right|2,242|| align=right|0,047|| align=right|5,10|| align=right|3,355||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25514)||1999 XJ99|| align=right|14,7|| align=right|2,523|| align=right|0,060|| align=right|5,24|| align=right|4,006||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25515)||1999 XU99|| align=right|15,3|| align=right|2,317|| align=right|0,066|| align=right|4,15|| align=right|3,527||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25516)||1999 XS100|| align=right|15,5|| align=right|2,311|| align=right|0,184|| align=right|3,57|| align=right|3,512||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25517)||1999 XD101|| align=right|14,2|| align=right|2,278|| align=right|0,131|| align=right|2,63|| align=right|3,438||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25518)||1999 XO101|| align=right|14,2|| align=right|2,753|| align=right|0,031|| align=right|6,32|| align=right|4,566||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25519)||1999 XS101|| align=right|15,3|| align=right|2,463|| align=right|0,098|| align=right|2,64|| align=right|3,865||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25520)||1999 XV102|| align=right|14,6|| align=right|2,374|| align=right|0,124|| align=right|6,01|| align=right|3,657||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25521)||1999 XH103|| align=right|14,9|| align=right|2,345|| align=right|0,182|| align=right|3,01|| align=right|3,591||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25522)||1999 XK103|| align=right|15,0|| align=right|2,669|| align=right|0,082|| align=right|4,76|| align=right|4,360||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25523)||1999 XU104|| align=right|13,8|| align=right|2,527|| align=right|0,210|| align=right|5,53|| align=right|4,016||MBA||10. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25524)||1999 XA106|| align=right|14,7|| align=right|2,753|| align=right|0,139|| align=right|10,00|| align=right|4,567||MBA||11. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25525)||1999 XM113|| align=right|13,9|| align=right|2,568|| align=right|0,154|| align=right|12,77|| align=right|4,115||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25526)||1999 XV115|| align=right|15,4|| align=right|2,439|| align=right|0,086|| align=right|4,78|| align=right|3,807||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25527)||1999 XM117|| align=right|14,6|| align=right|2,575|| align=right|0,147|| align=right|4,23|| align=right|4,130||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25528)||1999 XP126|| align=right|13,7|| align=right|2,770|| align=right|0,261|| align=right|8,94|| align=right|4,609||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25529)||1999 XL127|| align=right|13,8|| align=right|2,768|| align=right|0,257|| align=right|6,78|| align=right|4,604||MBA||11. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25530)||1999 XQ127|| align=right|14,8|| align=right|2,287|| align=right|0,158|| align=right|5,44|| align=right|3,458||MBA||6. prosince 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25531)||1999 XE133|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,169|| align=right|9,01|| align=right|3,526||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25532)||1999 XJ133|| align=right|12,7|| align=right|2,598|| align=right|0,125|| align=right|13,95|| align=right|4,187||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25533)||1999 XC140|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,078|| align=right|3,47|| align=right|4,389||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25534)||1999 XK140|| align=right|14,7|| align=right|3,069|| align=right|0,042|| align=right|3,81|| align=right|5,375||MBA||2. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25535)||1999 XF144|| align=right|12,8|| align=right|2,571|| align=right|0,140|| align=right|13,32|| align=right|4,121||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25536)||1999 XG144|| align=right|13,4|| align=right|2,636|| align=right|0,074|| align=right|22,82|| align=right|4,278||MBA||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25537)||1999 XK157|| align=right|13,6|| align=right|2,253|| align=right|0,028|| align=right|8,57|| align=right|3,382||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25538)||1999 XN158|| align=right|14,7|| align=right|2,593|| align=right|0,160|| align=right|5,47|| align=right|4,174||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25539)||1999 XA159|| align=right|15,0|| align=right|2,700|| align=right|0,035|| align=right|6,19|| align=right|4,436||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25540)||1999 XQ159|| align=right|14,1|| align=right|2,334|| align=right|0,135|| align=right|7,30|| align=right|3,566||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25541)||1999 XB160|| align=right|14,6|| align=right|2,853|| align=right|0,195|| align=right|3,54|| align=right|4,817||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25542)||1999 XH160|| align=right|15,4|| align=right|2,443|| align=right|0,095|| align=right|6,18|| align=right|3,818||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25543)||1999 XR160|| align=right|14,3|| align=right|3,077|| align=right|0,076|| align=right|8,71|| align=right|5,396||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25544)||1999 XU161|| align=right|15,2|| align=right|2,227|| align=right|0,119|| align=right|4,83|| align=right|3,324||MBA||13. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25545)||1999 XG164|| align=right|13,8|| align=right|2,696|| align=right|0,161|| align=right|14,96|| align=right|4,425||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25546)||1999 XL164|| align=right|14,5|| align=right|2,327|| align=right|0,247|| align=right|8,56|| align=right|3,548||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25547)||1999 XV164|| align=right|14,1|| align=right|2,779|| align=right|0,285|| align=right|6,00|| align=right|4,632||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25548)||1999 XP165|| align=right|14,2|| align=right|2,602|| align=right|0,088|| align=right|15,70|| align=right|4,197||MBA||8. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25549)||1999 XZ167|| align=right|15,2|| align=right|2,412|| align=right|0,128|| align=right|5,11|| align=right|3,745||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25550)||1999 XH168|| align=right|14,3|| align=right|2,255|| align=right|0,088|| align=right|5,26|| align=right|3,386||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25551)||1999 XP168|| align=right|15,0|| align=right|2,381|| align=right|0,053|| align=right|5,70|| align=right|3,673||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25552)||1999 XS168|| align=right|14,8|| align=right|2,397|| align=right|0,071|| align=right|5,69|| align=right|3,710||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25553)||1999 XC169|| align=right|14,4|| align=right|2,540|| align=right|0,121|| align=right|2,46|| align=right|4,047||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25554)||1999 XG169|| align=right|14,8|| align=right|2,295|| align=right|0,154|| align=right|3,94|| align=right|3,477||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25555)||1999 XJ169|| align=right|14,4|| align=right|2,819|| align=right|0,116|| align=right|6,10|| align=right|4,732||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25556)||1999 XP169|| align=right|15,2|| align=right|2,579|| align=right|0,252|| align=right|4,40|| align=right|4,142||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25557)||1999 XW171|| align=right|13,8|| align=right|2,577|| align=right|0,199|| align=right|13,61|| align=right|4,136||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25558)||1999 XT172|| align=right|13,8|| align=right|2,666|| align=right|0,135|| align=right|12,55|| align=right|4,352||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25559)||1999 XW172|| align=right|13,3|| align=right|3,206|| align=right|0,082|| align=right|16,41|| align=right|5,740||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25560)||1999 XD173|| align=right|15,0|| align=right|2,372|| align=right|0,184|| align=right|8,10|| align=right|3,653||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25561)||1999 XN173|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,089|| align=right|5,19|| align=right|4,507||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25562)||1999 XJ174|| align=right|14,4|| align=right|2,270|| align=right|0,133|| align=right|6,14|| align=right|3,420||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25563)||1999 XR174|| align=right|14,8|| align=right|2,255|| align=right|0,235|| align=right|5,02|| align=right|3,385||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25564)||1999 XC175|| align=right|13,9|| align=right|2,975|| align=right|0,052|| align=right|11,64|| align=right|5,130||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25565)||1999 XM175|| align=right|14,5|| align=right|2,741|| align=right|0,034|| align=right|8,18|| align=right|4,538||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25566)||1999 XM177|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,071|| align=right|4,29|| align=right|4,297||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25567)||1999 XJ178|| align=right|14,4|| align=right|2,361|| align=right|0,207|| align=right|6,48|| align=right|3,628||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25568)||1999 XC179|| align=right|14,3|| align=right|2,599|| align=right|0,101|| align=right|15,37|| align=right|4,188||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25569)||1999 XE192|| align=right|14,0|| align=right|2,534|| align=right|0,157|| align=right|10,64|| align=right|4,032||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25570)||1999 XT194|| align=right|15,6|| align=right|2,360|| align=right|0,105|| align=right|7,61|| align=right|3,625||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25571)||1999 XP195|| align=right|13,7|| align=right|2,534|| align=right|0,141|| align=right|13,66|| align=right|4,033||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25572)||1999 XJ197|| align=right|12,9|| align=right|2,588|| align=right|0,030|| align=right|22,91|| align=right|4,164||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25573)||1999 XT205|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,130|| align=right|9,77|| align=right|4,116||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25574)||1999 XZ205|| align=right|13,5|| align=right|2,586|| align=right|0,051|| align=right|14,22|| align=right|4,158||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25575)||1999 XD206|| align=right|13,7|| align=right|2,725|| align=right|0,012|| align=right|11,92|| align=right|4,498||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25576)||1999 XL213|| align=right|15,3|| align=right|2,307|| align=right|0,165|| align=right|11,26|| align=right|3,504||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25577)||1999 XN213|| align=right|15,0|| align=right|2,378|| align=right|0,036|| align=right|5,93|| align=right|3,666||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25578)||1999 XB217|| align=right|15,0|| align=right|2,944|| align=right|0,060|| align=right|3,44|| align=right|5,052||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25579)||1999 XO217|| align=right|14,0|| align=right|3,104|| align=right|0,133|| align=right|2,51|| align=right|5,467||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25580)||1999 XU220|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,113|| align=right|3,37|| align=right|4,582||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25581)||1999 XD221|| align=right|13,0|| align=right|2,646|| align=right|0,093|| align=right|10,81|| align=right|4,304||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25582)||1999 XG221|| align=right|13,5|| align=right|3,224|| align=right|0,158|| align=right|13,25|| align=right|5,787||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25583)||1999 XJ221|| align=right|12,2|| align=right|3,022|| align=right|0,044|| align=right|9,19|| align=right|5,252||MBA||14. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25584)||1999 XO221|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,057|| align=right|3,33|| align=right|4,289||MBA||15. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25585)||1999 XK224|| align=right|14,6|| align=right|3,209|| align=right|0,140|| align=right|00,39|| align=right|5,747||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25586)||1999 XY225|| align=right|13,9|| align=right|2,971|| align=right|0,040|| align=right|8,24|| align=right|5,121||MBA||13. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25587)||1999 XL227|| align=right|15,5|| align=right|2,206|| align=right|0,193|| align=right|6,12|| align=right|3,276||MBA||15. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25588)||1999 XW230|| align=right|14,6|| align=right|2,561|| align=right|0,183|| align=right|15,62|| align=right|4,098||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25589)||1999 XY231|| align=right|13,7|| align=right|2,603|| align=right|0,177|| align=right|14,63|| align=right|4,199||MBA||9. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(25590)||1999 XM238|| align=right|13,9|| align=right|2,637|| align=right|0,265|| align=right|12,75|| align=right|4,280||MBA||3. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(25591)||1999 XG252|| align=right|14,5|| align=right|3,157|| align=right|0,128|| align=right|00,59|| align=right|5,608||MBA||9. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25592)||1999 YO1|| align=right|14,2|| align=right|2,229|| align=right|0,105|| align=right|3,89|| align=right|3,327||MBA||19. prosince 1999||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(25593) Camillejordan||1999 YA5|| align=right|14,4|| align=right|2,357|| align=right|0,226|| align=right|3,47|| align=right|3,617||MBA||28. prosince 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25594) Kessler||1999 YA9|| align=right|13,2|| align=right|2,975|| align=right|0,064|| align=right|10,63|| align=right|5,131||MBA||29. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(25595)||1999 YD9|| align=right|15,8|| align=right|2,613|| align=right|0,105|| align=right|2,86|| align=right|4,223||MBA||29. prosince 1999||Farpoint||G. Hug; G. Bell
|-
|(25596)||1999 YO9|| align=right|14,6|| align=right|2,295|| align=right|0,137|| align=right|4,76|| align=right|3,477||MBA||31. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25597)||1999 YS14|| align=right|14,4|| align=right|2,264|| align=right|0,260|| align=right|4,21|| align=right|3,406||MBA||31. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25598)||1999 YK16|| align=right|13,1|| align=right|2,982|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|5,147||MBA||31. prosince 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25599)||2000 AN|| align=right|13,6|| align=right|2,323|| align=right|0,149|| align=right|6,92|| align=right|3,540||MBA||2. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25600)||2000 AS1|| align=right|14,3|| align=right|2,208|| align=right|0,174|| align=right|4,86|| align=right|3,280||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25601) Francopacini||2000 AX2|| align=right|13,9|| align=right|3,236|| align=right|0,150|| align=right|2,74|| align=right|5,821||MBA||1. ledna 2000||San Marcello||M. Tombelli; L. Tesi
|-
|(25602) Ucaronia||2000 AA3|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,149|| align=right|6,78|| align=right|3,455||MBA||2. ledna 2000||San Marcello||A. Boattini; A. Caronia
|-
|(25603)||2000 AR4|| align=right|13,9|| align=right|2,775|| align=right|0,088|| align=right|8,93|| align=right|4,622||MBA||2. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25604) Karlin||2000 AM6|| align=right|14,1|| align=right|2,880|| align=right|0,010|| align=right|3,52|| align=right|4,888||MBA||4. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25605)||2000 AP7|| align=right|15,5|| align=right|2,181|| align=right|0,145|| align=right|6,22|| align=right|3,220||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25606)||2000 AT7|| align=right|15,3|| align=right|2,336|| align=right|0,088|| align=right|7,91|| align=right|3,570||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25607)||2000 AN10|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,068|| align=right|5,68|| align=right|3,787||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25608)||2000 AY10|| align=right|15,8|| align=right|2,474|| align=right|0,099|| align=right|6,57|| align=right|3,892||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25609)||2000 AA12|| align=right|15,6|| align=right|2,552|| align=right|0,100|| align=right|2,99|| align=right|4,076||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25610)||2000 AC20|| align=right|14,9|| align=right|2,165|| align=right|0,178|| align=right|2,52|| align=right|3,184||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25611)||2000 AY20|| align=right|16,1|| align=right|2,919|| align=right|0,106|| align=right|1,95|| align=right|4,987||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25612)||2000 AZ22|| align=right|14,4|| align=right|3,120|| align=right|0,113|| align=right|1,12|| align=right|5,511||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25613)||2000 AL24|| align=right|14,8|| align=right|2,676|| align=right|0,079|| align=right|3,21|| align=right|4,376||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25614)||2000 AE28|| align=right|14,4|| align=right|3,052|| align=right|0,061|| align=right|00,50|| align=right|5,331||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25615)||2000 AR31|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,148|| align=right|8,28|| align=right|3,444||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25616)||2000 AJ32|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,173|| align=right|7,18|| align=right|3,731||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25617)||2000 AN32|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,059|| align=right|2,68|| align=right|5,463||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25618)||2000 AJ34|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,221|| align=right|5,21|| align=right|3,686||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25619)||2000 AQ34|| align=right|15,0|| align=right|2,704|| align=right|0,074|| align=right|5,06|| align=right|4,447||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25620)||2000 AL40|| align=right|14,4|| align=right|2,301|| align=right|0,193|| align=right|7,13|| align=right|3,490||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25621)||2000 AF41|| align=right|13,8|| align=right|2,701|| align=right|0,168|| align=right|14,18|| align=right|4,439||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25622)||2000 AN46|| align=right|13,9|| align=right|3,124|| align=right|0,035|| align=right|2,21|| align=right|5,521||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25623)||2000 AY47|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,209|| align=right|10,52|| align=right|3,563||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25624) Kronecker||2000 AK48|| align=right|15,2|| align=right|2,995|| align=right|0,157|| align=right|3,91|| align=right|5,183||MBA||6. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25625) Verdenet||2000 AN48|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,222|| align=right|1,05|| align=right|3,680||MBA||5. ledna 2000||Le Creusot||J.-C. Merlin
|-
|(25626)||2000 AD50|| align=right|14,6|| align=right|2,405|| align=right|0,178|| align=right|3,86|| align=right|3,728||MBA||5. ledna 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25627)||2000 AU50|| align=right|13,1|| align=right|2,960|| align=right|0,065|| align=right|4,20|| align=right|5,092||MBA||5. ledna 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25628) Kummer||2000 AZ50|| align=right|14,9|| align=right|2,292|| align=right|0,162|| align=right|00,74|| align=right|3,469||MBA||7. ledna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(25629)||2000 AH52|| align=right|15,5|| align=right|2,238|| align=right|0,089|| align=right|4,91|| align=right|3,348||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25630)||2000 AT53|| align=right|14,9|| align=right|2,784|| align=right|0,030|| align=right|3,38|| align=right|4,644||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25631)||2000 AJ55|| align=right|13,2|| align=right|2,952|| align=right|0,091|| align=right|11,53|| align=right|5,070||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25632)||2000 AO55|| align=right|13,6|| align=right|2,275|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|3,431||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25633)||2000 AB56|| align=right|13,9|| align=right|3,172|| align=right|0,142|| align=right|2,02|| align=right|5,649||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25634)||2000 AZ59|| align=right|14,0|| align=right|2,967|| align=right|0,030|| align=right|2,77|| align=right|5,110||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25635)||2000 AW61|| align=right|13,7|| align=right|2,799|| align=right|0,185|| align=right|6,53|| align=right|4,683||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25636)||2000 AS62|| align=right|14,7|| align=right|2,853|| align=right|0,009|| align=right|3,20|| align=right|4,817||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25637)||2000 AL63|| align=right|13,8|| align=right|3,231|| align=right|0,106|| align=right|5,12|| align=right|5,807||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25638)||2000 AB64|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,188|| align=right|2,82|| align=right|3,345||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25639)||2000 AV64|| align=right|15,0|| align=right|2,593|| align=right|0,094|| align=right|4,08|| align=right|4,174||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25640)||2000 AA65|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,049|| align=right|3,35|| align=right|4,820||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25641)||2000 AT65|| align=right|14,3|| align=right|2,673|| align=right|0,170|| align=right|13,63|| align=right|4,370||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25642)||2000 AW65|| align=right|14,4|| align=right|2,851|| align=right|0,009|| align=right|7,07|| align=right|4,813||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25643)||2000 AK68|| align=right|13,2|| align=right|2,584|| align=right|0,150|| align=right|16,45|| align=right|4,153||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25644)||2000 AP70|| align=right|13,9|| align=right|2,390|| align=right|0,168|| align=right|5,03|| align=right|3,695||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25645)||2000 AZ73|| align=right|15,2|| align=right|2,425|| align=right|0,094|| align=right|6,81|| align=right|3,777||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25646)||2000 AL74|| align=right|14,3|| align=right|2,490|| align=right|0,072|| align=right|7,21|| align=right|3,929||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25647)||2000 AQ75|| align=right|14,8|| align=right|2,229|| align=right|0,207|| align=right|3,79|| align=right|3,328||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25648)||2000 AJ77|| align=right|15,1|| align=right|2,571|| align=right|0,056|| align=right|3,72|| align=right|4,123||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25649)||2000 AC78|| align=right|13,4|| align=right|3,070|| align=right|0,047|| align=right|8,43|| align=right|5,377||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25650)||2000 AX79|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,179|| align=right|5,81|| align=right|3,547||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25651)||2000 AG81|| align=right|14,0|| align=right|3,192|| align=right|0,115|| align=right|5,52|| align=right|5,701||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25652)||2000 AQ83|| align=right|14,4|| align=right|3,128|| align=right|0,119|| align=right|00,64|| align=right|5,532||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25653)||2000 AV84|| align=right|14,5|| align=right|2,844|| align=right|0,033|| align=right|2,84|| align=right|4,796||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25654)||2000 AX85|| align=right|14,8|| align=right|2,534|| align=right|0,062|| align=right|14,17|| align=right|4,034||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25655)||2000 AU86|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,172|| align=right|5,57|| align=right|3,406||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25656)||2000 AF87|| align=right|14,4|| align=right|2,868|| align=right|0,119|| align=right|2,13|| align=right|4,856||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25657)||2000 AM87|| align=right|14,2|| align=right|3,010|| align=right|0,159|| align=right|2,62|| align=right|5,220||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25658)||2000 AE88|| align=right|14,3|| align=right|2,334|| align=right|0,112|| align=right|2,55|| align=right|3,565||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25659)||2000 AG88|| align=right|15,6|| align=right|2,409|| align=right|0,185|| align=right|1,57|| align=right|3,739||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25660)||2000 AO88|| align=right|13,8|| align=right|2,352|| align=right|0,138|| align=right|7,54|| align=right|3,607||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25661)||2000 AZ88|| align=right|13,9|| align=right|3,020|| align=right|0,087|| align=right|11,05|| align=right|5,246||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25662)||2000 AA89|| align=right|14,4|| align=right|2,754|| align=right|0,094|| align=right|2,11|| align=right|4,571||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25663)||2000 AD89|| align=right|15,1|| align=right|2,275|| align=right|0,173|| align=right|3,25|| align=right|3,430||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25664)||2000 AM89|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,188|| align=right|1,96|| align=right|5,465||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25665)||2000 AO89|| align=right|13,9|| align=right|3,154|| align=right|0,041|| align=right|2,79|| align=right|5,602||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25666)||2000 AR89|| align=right|13,9|| align=right|2,789|| align=right|0,171|| align=right|7,95|| align=right|4,658||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25667)||2000 AK91|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,073|| align=right|7,11|| align=right|5,771||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25668)||2000 AY94|| align=right|13,8|| align=right|3,180|| align=right|0,123|| align=right|00,79|| align=right|5,669||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25669)||2000 AJ95|| align=right|14,9|| align=right|2,744|| align=right|0,077|| align=right|4,85|| align=right|4,546||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25670)||2000 AT95|| align=right|14,6|| align=right|2,936|| align=right|0,061|| align=right|3,37|| align=right|5,031||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25671)||2000 AW95|| align=right|13,8|| align=right|2,875|| align=right|0,020|| align=right|1,67|| align=right|4,873||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25672)||2000 AX95|| align=right|13,8|| align=right|2,989|| align=right|0,100|| align=right|10,47|| align=right|5,167||MBA||4. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25673)||2000 AJ99|| align=right|14,5|| align=right|2,846|| align=right|0,062|| align=right|2,27|| align=right|4,800||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25674)||2000 AT99|| align=right|15,1|| align=right|2,288|| align=right|0,105|| align=right|3,68|| align=right|3,460||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25675)||2000 AX101|| align=right|13,8|| align=right|2,590|| align=right|0,139|| align=right|16,03|| align=right|4,166||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25676)||2000 AG102|| align=right|15,4|| align=right|2,282|| align=right|0,138|| align=right|7,23|| align=right|3,447||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25677)||2000 AK102|| align=right|15,8|| align=right|2,288|| align=right|0,116|| align=right|6,19|| align=right|3,461||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25678)||2000 AU105|| align=right|15,0|| align=right|2,393|| align=right|0,073|| align=right|6,30|| align=right|3,701||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25679)||2000 AX105|| align=right|15,6|| align=right|2,286|| align=right|0,069|| align=right|6,71|| align=right|3,456||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25680)||2000 AP106|| align=right|15,4|| align=right|2,459|| align=right|0,068|| align=right|6,51|| align=right|3,855||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25681)||2000 AC107|| align=right|12,9|| align=right|3,170|| align=right|0,167|| align=right|15,26|| align=right|5,642||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25682)||2000 AF110|| align=right|14,7|| align=right|2,304|| align=right|0,221|| align=right|4,34|| align=right|3,496||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25683)||2000 AA114|| align=right|14,6|| align=right|3,145|| align=right|0,196|| align=right|6,27|| align=right|5,576||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25684)||2000 AB114|| align=right|15,2|| align=right|2,625|| align=right|0,228|| align=right|5,35|| align=right|4,253||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25685)||2000 AK116|| align=right|14,1|| align=right|2,389|| align=right|0,163|| align=right|5,27|| align=right|3,691||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25686)||2000 AF117|| align=right|14,7|| align=right|2,332|| align=right|0,195|| align=right|5,85|| align=right|3,561||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25687)||2000 AY117|| align=right|12,9|| align=right|2,589|| align=right|0,153|| align=right|14,60|| align=right|4,165||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25688)||2000 AV120|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,063|| align=right|6,13|| align=right|5,586||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25689)||2000 AL121|| align=right|14,6|| align=right|2,272|| align=right|0,140|| align=right|2,18|| align=right|3,423||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25690)||2000 AP123|| align=right|14,9|| align=right|2,722|| align=right|0,046|| align=right|5,41|| align=right|4,490||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25691)||2000 AQ123|| align=right|14,8|| align=right|2,608|| align=right|0,301|| align=right|4,01|| align=right|4,212||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25692)||2000 AJ124|| align=right|12,9|| align=right|3,197|| align=right|0,032|| align=right|6,68|| align=right|5,716||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25693)||2000 AQ124|| align=right|15,7|| align=right|2,314|| align=right|0,187|| align=right|3,27|| align=right|3,520||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25694)||2000 AX124|| align=right|13,8|| align=right|2,795|| align=right|0,098|| align=right|7,50|| align=right|4,672||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25695)||2000 AD125|| align=right|14,3|| align=right|2,967|| align=right|0,046|| align=right|9,80|| align=right|5,109||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25696)||2000 AE125|| align=right|14,9|| align=right|2,317|| align=right|0,146|| align=right|5,81|| align=right|3,527||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25697)||2000 AA126|| align=right|14,6|| align=right|2,661|| align=right|0,063|| align=right|2,79|| align=right|4,340||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25698)||2000 AQ126|| align=right|14,8|| align=right|2,345|| align=right|0,168|| align=right|3,62|| align=right|3,590||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25699)||2000 AD127|| align=right|12,8|| align=right|3,065|| align=right|0,103|| align=right|12,41|| align=right|5,366||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25700)||2000 AA128|| align=right|13,2|| align=right|2,844|| align=right|0,071|| align=right|17,47|| align=right|4,795||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25701)||2000 AE128|| align=right|14,6|| align=right|2,718|| align=right|0,159|| align=right|5,35|| align=right|4,480||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25702)||2000 AF128|| align=right|13,4|| align=right|3,040|| align=right|0,128|| align=right|1,41|| align=right|5,298||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25703)||2000 AH128|| align=right|13,0|| align=right|2,602|| align=right|0,120|| align=right|15,22|| align=right|4,196||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25704)||2000 AO128|| align=right|15,0|| align=right|2,787|| align=right|0,082|| align=right|4,09|| align=right|4,652||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25705)||2000 AU128|| align=right|13,0|| align=right|3,144|| align=right|0,137|| align=right|22,31|| align=right|5,575||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25706)||2000 AU139|| align=right|15,6|| align=right|2,276|| align=right|0,036|| align=right|7,09|| align=right|3,434||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25707)||2000 AQ141|| align=right|14,3|| align=right|2,701|| align=right|0,202|| align=right|12,52|| align=right|4,437||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25708)||2000 AU141|| align=right|15,1|| align=right|2,312|| align=right|0,122|| align=right|5,90|| align=right|3,514||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25709)||2000 AP142|| align=right|13,8|| align=right|2,984|| align=right|0,075|| align=right|10,24|| align=right|5,154||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25710)||2000 AL151|| align=right|14,6|| align=right|2,299|| align=right|0,174|| align=right|8,35|| align=right|3,485||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25711)||2000 AE152|| align=right|15,0|| align=right|2,357|| align=right|0,168|| align=right|2,88|| align=right|3,618||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25712)||2000 AQ158|| align=right|14,0|| align=right|3,211|| align=right|0,115|| align=right|2,23|| align=right|5,753||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25713)||2000 AM159|| align=right|13,9|| align=right|2,560|| align=right|0,201|| align=right|4,68|| align=right|4,095||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25714)||2000 AW160|| align=right|14,5|| align=right|2,924|| align=right|0,085|| align=right|6,10|| align=right|4,999||MBA||3. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25715)||2000 AY162|| align=right|15,3|| align=right|2,397|| align=right|0,174|| align=right|4,51|| align=right|3,710||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25716)||2000 AE164|| align=right|13,9|| align=right|2,601|| align=right|0,167|| align=right|00,90|| align=right|4,193||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25717)||2000 AW168|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,083|| align=right|7,59|| align=right|3,415||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25718)||2000 AH170|| align=right|15,2|| align=right|2,293|| align=right|0,115|| align=right|10,93|| align=right|3,470||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25719)||2000 AV171|| align=right|13,8|| align=right|3,070|| align=right|0,133|| align=right|10,86|| align=right|5,379||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25720)||2000 AO172|| align=right|15,2|| align=right|2,445|| align=right|0,085|| align=right|6,75|| align=right|3,824||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25721)||2000 AA174|| align=right|15,5|| align=right|2,367|| align=right|0,074|| align=right|6,84|| align=right|3,640||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25722)||2000 AV174|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,110|| align=right|6,44|| align=right|3,632||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25723)||2000 AX174|| align=right|14,1|| align=right|2,769|| align=right|0,150|| align=right|8,57|| align=right|4,606||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25724)||2000 AM179|| align=right|14,2|| align=right|2,543|| align=right|0,221|| align=right|11,60|| align=right|4,055||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25725)||2000 AW180|| align=right|15,3|| align=right|2,301|| align=right|0,186|| align=right|6,04|| align=right|3,489||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25726)||2000 AD181|| align=right|14,0|| align=right|2,686|| align=right|0,246|| align=right|11,94|| align=right|4,400||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25727)||2000 AN182|| align=right|14,7|| align=right|2,767|| align=right|0,094|| align=right|9,42|| align=right|4,602||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25728)||2000 AU187|| align=right|14,9|| align=right|2,654|| align=right|0,174|| align=right|11,76|| align=right|4,323||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25729)||2000 AV187|| align=right|13,7|| align=right|2,378|| align=right|0,121|| align=right|14,06|| align=right|3,666||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25730)||2000 AY189|| align=right|13,2|| align=right|2,708|| align=right|0,192|| align=right|12,92|| align=right|4,455||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25731)||2000 AL193|| align=right|13,1|| align=right|3,127|| align=right|0,095|| align=right|13,77|| align=right|5,530||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25732)||2000 AZ193|| align=right|13,6|| align=right|2,600|| align=right|0,196|| align=right|11,12|| align=right|4,191||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25733)||2000 AG194|| align=right|14,2|| align=right|2,676|| align=right|0,089|| align=right|13,71|| align=right|4,377||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25734)||2000 AO195|| align=right|13,4|| align=right|2,996|| align=right|0,046|| align=right|9,71|| align=right|5,184||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25735)||2000 AS195|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,169|| align=right|8,08|| align=right|4,154||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25736)||2000 AP196|| align=right|13,8|| align=right|2,983|| align=right|0,045|| align=right|9,42|| align=right|5,151||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25737)||2000 AK198|| align=right|13,9|| align=right|2,987|| align=right|0,069|| align=right|7,89|| align=right|5,162||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25738)||2000 AO198|| align=right|13,7|| align=right|2,402|| align=right|0,236|| align=right|14,56|| align=right|3,721||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25739)||2000 AJ202|| align=right|13,5|| align=right|2,546|| align=right|0,185|| align=right|11,76|| align=right|4,061||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25740)||2000 AR202|| align=right|13,3|| align=right|2,622|| align=right|0,075|| align=right|13,48|| align=right|4,246||MBA||10. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25741)||2000 AF222|| align=right|13,6|| align=right|3,109|| align=right|0,054|| align=right|2,08|| align=right|5,482||MBA||8. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25742)||2000 AV228|| align=right|14,4|| align=right|2,551|| align=right|0,181|| align=right|15,71|| align=right|4,074||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25743)||2000 AA229|| align=right|12,3|| align=right|3,036|| align=right|0,073|| align=right|16,09|| align=right|5,289||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25744)||2000 AW233|| align=right|15,9|| align=right|2,344|| align=right|0,185|| align=right|5,48|| align=right|3,589||MBA||5. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25745)||2000 AC242|| align=right|13,3|| align=right|3,023|| align=right|0,036|| align=right|11,42|| align=right|5,255||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25746)||2000 AF242|| align=right|13,2|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|17,10|| align=right|5,462||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25747)||2000 AH242|| align=right|13,4|| align=right|2,687|| align=right|0,129|| align=right|12,45|| align=right|4,405||MBA||7. ledna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25748)||2000 AP243|| align=right|12,3|| align=right|3,165|| align=right|0,042|| align=right|8,87|| align=right|5,630||MBA||7. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25749)||2000 BP3|| align=right|12,9|| align=right|3,152|| align=right|0,102|| align=right|2,68|| align=right|5,596||MBA||27. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25750)||2000 BB4|| align=right|13,7|| align=right|2,990|| align=right|0,158|| align=right|10,48|| align=right|5,169||MBA||28. ledna 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(25751)||2000 BS6|| align=right|14,5|| align=right|2,368|| align=right|0,179|| align=right|3,22|| align=right|3,642||MBA||25. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25752)||2000 BE8|| align=right|14,7|| align=right|2,321|| align=right|0,210|| align=right|7,41|| align=right|3,535||MBA||29. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25753)||2000 BC14|| align=right|14,3|| align=right|2,478|| align=right|0,105|| align=right|6,30|| align=right|3,901||MBA||28. ledna 2000||Uenohara||N. Kawasato
|-
|(25754)||2000 BJ14|| align=right|13,2|| align=right|3,051|| align=right|0,162|| align=right|12,44|| align=right|5,328||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25755)||2000 BR14|| align=right|12,4|| align=right|3,057|| align=right|0,097|| align=right|9,82|| align=right|5,343||MBA||28. ledna 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25756)||2000 BZ16|| align=right|13,7|| align=right|2,967|| align=right|0,081|| align=right|8,03|| align=right|5,111||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25757)||2000 BS20|| align=right|14,8|| align=right|2,663|| align=right|0,158|| align=right|00,35|| align=right|4,344||MBA||26. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25758)||2000 BZ29|| align=right|13,9|| align=right|3,096|| align=right|0,105|| align=right|2,22|| align=right|5,447||MBA||30. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25759)||2000 BH30|| align=right|15,3|| align=right|2,446|| align=right|0,198|| align=right|1,80|| align=right|3,825||MBA||25. ledna 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(25760)||2000 BF34|| align=right|14,5|| align=right|2,575|| align=right|0,284|| align=right|5,41|| align=right|4,130||MBA||30. ledna 2000||Catalina||CSS
|-
|(25761)||2000 BV45|| align=right|14,8|| align=right|2,804|| align=right|0,079|| align=right|3,66|| align=right|4,695||MBA||28. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25762)||2000 CO2|| align=right|13,2|| align=right|2,988|| align=right|0,093|| align=right|11,99|| align=right|5,165||MBA||2. února 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25763)||2000 CN4|| align=right|15,4|| align=right|2,567|| align=right|0,150|| align=right|4,05|| align=right|4,111||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25764)||2000 CQ11|| align=right|15,6|| align=right|2,246|| align=right|0,134|| align=right|1,70|| align=right|3,365||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25765)||2000 CS11|| align=right|14,7|| align=right|2,933|| align=right|0,119|| align=right|1,96|| align=right|5,023||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25766)||2000 CX17|| align=right|15,7|| align=right|2,698|| align=right|0,093|| align=right|1,95|| align=right|4,431||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25767)||2000 CG20|| align=right|14,4|| align=right|2,635|| align=right|0,071|| align=right|9,48|| align=right|4,277||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25768)||2000 CD24|| align=right|14,4|| align=right|2,957|| align=right|0,104|| align=right|2,64|| align=right|5,084||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25769)||2000 CL24|| align=right|14,9|| align=right|2,307|| align=right|0,177|| align=right|7,42|| align=right|3,503||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25770)||2000 CV24|| align=right|14,2|| align=right|2,546|| align=right|0,193|| align=right|10,17|| align=right|4,061||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25771)||2000 CW25|| align=right|13,9|| align=right|3,358|| align=right|0,064|| align=right|1,59|| align=right|6,153||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25772)||2000 CB27|| align=right|14,7|| align=right|2,800|| align=right|0,045|| align=right|6,15|| align=right|4,683||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25773)||2000 CX27|| align=right|13,7|| align=right|2,784|| align=right|0,049|| align=right|3,38|| align=right|4,646||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25774)||2000 CA29|| align=right|13,1|| align=right|3,071|| align=right|0,080|| align=right|9,98|| align=right|5,380||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25775)||2000 CF31|| align=right|14,3|| align=right|2,747|| align=right|0,154|| align=right|5,17|| align=right|4,553||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25776)||2000 CG32|| align=right|14,6|| align=right|3,222|| align=right|0,094|| align=right|4,20|| align=right|5,784||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25777)||2000 CE34|| align=right|13,7|| align=right|3,154|| align=right|0,173|| align=right|5,86|| align=right|5,601||MBA||4. února 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25778) Csere||2000 CQ34|| align=right|13,7|| align=right|3,231|| align=right|0,145|| align=right|1,67|| align=right|5,806||MBA||4. února 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(25779)||2000 CF35|| align=right|15,0|| align=right|2,271|| align=right|0,202|| align=right|3,68|| align=right|3,422||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25780)||2000 CS37|| align=right|15,1|| align=right|2,416|| align=right|0,224|| align=right|2,24|| align=right|3,754||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25781)||2000 CF38|| align=right|14,6|| align=right|2,674|| align=right|0,151|| align=right|4,43|| align=right|4,371||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25782)||2000 CX38|| align=right|14,9|| align=right|2,428|| align=right|0,206|| align=right|1,98|| align=right|3,783||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25783)||2000 CM39|| align=right|14,3|| align=right|2,740|| align=right|0,166|| align=right|8,95|| align=right|4,534||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25784)||2000 CU42|| align=right|14,0|| align=right|3,063|| align=right|0,102|| align=right|10,61|| align=right|5,361||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25785)||2000 CY45|| align=right|13,6|| align=right|2,744|| align=right|0,281|| align=right|5,98|| align=right|4,544||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25786)||2000 CN46|| align=right|14,3|| align=right|2,586|| align=right|0,206|| align=right|13,21|| align=right|4,158||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25787)||2000 CF49|| align=right|13,3|| align=right|3,084|| align=right|0,056|| align=right|11,63|| align=right|5,416||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25788)||2000 CE51|| align=right|13,4|| align=right|2,945|| align=right|0,075|| align=right|6,09|| align=right|5,053||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25789)||2000 CK53|| align=right|12,4|| align=right|3,165|| align=right|0,204|| align=right|13,35|| align=right|5,630||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25790)||2000 CW57|| align=right|13,2|| align=right|2,783|| align=right|0,158|| align=right|9,54|| align=right|4,642||MBA||5. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25791)||2000 CM61|| align=right|12,4|| align=right|3,175|| align=right|0,054|| align=right|16,39|| align=right|5,655||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25792)||2000 CZ62|| align=right|13,0|| align=right|3,407|| align=right|0,063|| align=right|8,12|| align=right|6,288||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25793)||2000 CS65|| align=right|14,2|| align=right|2,926|| align=right|0,086|| align=right|1,23|| align=right|5,005||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25794)||2000 CF71|| align=right|13,4|| align=right|3,118|| align=right|0,157|| align=right|13,37|| align=right|5,505||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25795)||2000 CS79|| align=right|15,2|| align=right|2,590|| align=right|0,283|| align=right|3,69|| align=right|4,168||MBA||8. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25796)||2000 CT81|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,068|| align=right|11,49|| align=right|5,304||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25797)||2000 CG82|| align=right|12,7|| align=right|3,428|| align=right|0,139|| align=right|7,58|| align=right|6,345||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25798)||2000 CU82|| align=right|14,4|| align=right|2,804|| align=right|0,043|| align=right|1,45|| align=right|4,695||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25799)||2000 CC83|| align=right|14,2|| align=right|2,909|| align=right|0,038|| align=right|3,23|| align=right|4,961||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25800) Glukhovsky||2000 CG83|| align=right|13,2|| align=right|3,981|| align=right|0,129|| align=right|2,43|| align=right|7,942||HLD||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25801)||2000 CR84|| align=right|14,3|| align=right|2,931|| align=right|0,078|| align=right|2,65|| align=right|5,018||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25802)||2000 CA85|| align=right|14,3|| align=right|2,648|| align=right|0,190|| align=right|11,42|| align=right|4,308||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25803)||2000 CW87|| align=right|13,8|| align=right|3,183|| align=right|0,114|| align=right|5,24|| align=right|5,677||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25804)||2000 CC89|| align=right|13,4|| align=right|3,183|| align=right|0,151|| align=right|6,53|| align=right|5,677||MBA||4. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25805)||2000 CV91|| align=right|14,4|| align=right|2,474|| align=right|0,209|| align=right|00,35|| align=right|3,890||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25806)||2000 CF93|| align=right|13,5|| align=right|2,801|| align=right|0,159|| align=right|9,83|| align=right|4,687||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25807)||2000 CU93|| align=right|14,2|| align=right|2,779|| align=right|0,113|| align=right|1,39|| align=right|4,633||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25808)||2000 CK103|| align=right|12,0|| align=right|3,048|| align=right|0,104|| align=right|11,72|| align=right|5,321||MBA||7. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25809)||2000 CU125|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,218|| align=right|3,33|| align=right|3,636||MBA||3. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25810)||2000 CO127|| align=right|15,3|| align=right|2,415|| align=right|0,205|| align=right|1,51|| align=right|3,753||MBA||2. února 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25811)||2000 DE1|| align=right|14,3|| align=right|2,935|| align=right|0,067|| align=right|1,68|| align=right|5,029||MBA||26. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(25812)||2000 DE4|| align=right|13,9|| align=right|3,066|| align=right|0,096|| align=right|9,70|| align=right|5,366||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25813)||2000 DW18|| align=right|14,5|| align=right|2,939|| align=right|0,048|| align=right|00,83|| align=right|5,038||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25814)||2000 DF24|| align=right|14,2|| align=right|2,943|| align=right|0,111|| align=right|1,35|| align=right|5,049||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25815)||2000 DM26|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,065|| align=right|7,63|| align=right|4,584||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25816)||2000 DK29|| align=right|14,0|| align=right|2,771|| align=right|0,061|| align=right|4,30|| align=right|4,612||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25817)||2000 DQ31|| align=right|14,8|| align=right|3,088|| align=right|0,168|| align=right|1,25|| align=right|5,425||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25818)||2000 DH32|| align=right|13,4|| align=right|3,087|| align=right|0,166|| align=right|2,15|| align=right|5,424||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25819)||2000 DW32|| align=right|14,1|| align=right|3,134|| align=right|0,163|| align=right|00,24|| align=right|5,549||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25820)||2000 DB56|| align=right|13,1|| align=right|3,172|| align=right|0,092|| align=right|9,94|| align=right|5,650||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25821)||2000 DY59|| align=right|14,1|| align=right|2,633|| align=right|0,275|| align=right|3,72|| align=right|4,271||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25822)||2000 DH72|| align=right|14,3|| align=right|3,149|| align=right|0,135|| align=right|1,96|| align=right|5,587||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25823)||2000 DV73|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,184|| align=right|2,96|| align=right|5,620||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25824)||2000 DU75|| align=right|14,3|| align=right|3,190|| align=right|0,185|| align=right|1,47|| align=right|5,696||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25825)||2000 DH88|| align=right|13,5|| align=right|3,017|| align=right|0,110|| align=right|2,33|| align=right|5,239||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25826)||2000 DX93|| align=right|13,9|| align=right|3,130|| align=right|0,153|| align=right|6,49|| align=right|5,537||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25827)||2000 DZ93|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,221|| align=right|6,78|| align=right|5,328||MBA||28. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25828)||2000 DM102|| align=right|13,4|| align=right|3,163|| align=right|0,051|| align=right|10,32|| align=right|5,624||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25829)||2000 DU108|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,132|| align=right|5,50|| align=right|5,622||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25830)||2000 DN110|| align=right|14,5|| align=right|2,559|| align=right|0,179|| align=right|14,77|| align=right|4,093||MBA||26. února 2000||Uccle||T. Pauwels
|-
|(25831)||2000 DH111|| align=right|14,4|| align=right|3,192|| align=right|0,200|| align=right|00,64|| align=right|5,702||MBA||29. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25832)||2000 EN9|| align=right|14,8|| align=right|3,000|| align=right|0,094|| align=right|9,23|| align=right|5,196||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25833)||2000 ED15|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,056|| align=right|2,67|| align=right|4,565||MBA||5. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25834)||2000 EN19|| align=right|14,5|| align=right|2,689|| align=right|0,122|| align=right|4,94|| align=right|4,410||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25835)||2000 EO20|| align=right|13,5|| align=right|3,188|| align=right|0,084|| align=right|15,32|| align=right|5,692||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(25836)||2000 ER29|| align=right|14,7|| align=right|2,913|| align=right|0,019|| align=right|3,16|| align=right|4,971||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25837)||2000 EG30|| align=right|13,4|| align=right|2,754|| align=right|0,182|| align=right|8,48|| align=right|4,569||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25838)||2000 EV30|| align=right|13,4|| align=right|3,007|| align=right|0,098|| align=right|10,04|| align=right|5,214||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25839)||2000 ES50|| align=right|13,3|| align=right|3,066|| align=right|0,069|| align=right|11,04|| align=right|5,369||MBA||11. března 2000||Tebbutt||F. B. Zoltowski
|-
|(25840)||2000 ER57|| align=right|13,6|| align=right|3,184|| align=right|0,086|| align=right|8,95|| align=right|5,681||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25841)||2000 EA76|| align=right|13,5|| align=right|2,996|| align=right|0,110|| align=right|10,62|| align=right|5,184||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25842)||2000 EQ78|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,141|| align=right|11,12|| align=right|5,660||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25843)||2000 EQ84|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,070|| align=right|10,62|| align=right|5,640||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25844)||2000 EN85|| align=right|13,2|| align=right|2,996|| align=right|0,052|| align=right|10,49|| align=right|5,185||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25845)||2000 EO86|| align=right|14,6|| align=right|2,693|| align=right|0,199|| align=right|12,31|| align=right|4,418||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25846)||2000 EF93|| align=right|12,4|| align=right|3,196|| align=right|0,090|| align=right|14,54|| align=right|5,714||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25847)||2000 EV97|| align=right|13,2|| align=right|3,507|| align=right|0,097|| align=right|10,69|| align=right|6,567||MBA||12. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25848)||2000 EL104|| align=right|14,2|| align=right|2,764|| align=right|0,119|| align=right|4,53|| align=right|4,594||MBA||14. března 2000||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25849)||2000 ET107|| align=right|13,6|| align=right|2,586|| align=right|0,125|| align=right|14,03|| align=right|4,158||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25850)||2000 EG108|| align=right|12,9|| align=right|3,118|| align=right|0,208|| align=right|17,69|| align=right|5,505||MBA||8. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25851)||2000 EE120|| align=right|12,8|| align=right|3,547|| align=right|0,098|| align=right|11,05|| align=right|6,679||MBA||11. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25852)||2000 EW147|| align=right|12,8|| align=right|3,203|| align=right|0,074|| align=right|14,97|| align=right|5,732||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25853)||2000 ES151|| align=right|13,2|| align=right|2,780|| align=right|0,185|| align=right|35,03|| align=right|4,636||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(25854)||2000 EP166|| align=right|13,4|| align=right|3,188|| align=right|0,067|| align=right|14,01|| align=right|5,691||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25855)||2000 EA168|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,123|| align=right|10,04|| align=right|5,328||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25856)||2000 EZ170|| align=right|12,7|| align=right|3,464|| align=right|0,100|| align=right|10,46|| align=right|6,447||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25857)||2000 EM184|| align=right|13,4|| align=right|3,073|| align=right|0,122|| align=right|11,85|| align=right|5,387||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25858)||2000 EO204|| align=right|12,5|| align=right|3,040|| align=right|0,059|| align=right|16,31|| align=right|5,300||MBA||10. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(25859)||2000 FW3|| align=right|12,4|| align=right|3,009|| align=right|0,167|| align=right|14,49|| align=right|5,219||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25860)||2000 FY11|| align=right|13,4|| align=right|2,988|| align=right|0,105|| align=right|10,87|| align=right|5,164||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25861)||2000 FS15|| align=right|13,9|| align=right|3,055|| align=right|0,101|| align=right|5,82|| align=right|5,339||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25862)||2000 FC16|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,152|| align=right|9,80|| align=right|4,625||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25863)||2000 FV47|| align=right|14,1|| align=right|3,106|| align=right|0,152|| align=right|12,45|| align=right|5,473||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25864) Banič||2000 GR82|| align=right|14,3|| align=right|3,092|| align=right|0,078|| align=right|3,04|| align=right|5,437||MBA||8. dubna 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(25865)||2000 GX82|| align=right|13,2|| align=right|2,671|| align=right|0,181|| align=right|13,46|| align=right|4,364||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25866)||2000 GA100|| align=right|12,9|| align=right|3,096|| align=right|0,159|| align=right|7,95|| align=right|5,448||MBA||7. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25867)||2000 HK66|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,156|| align=right|00,89|| align=right|3,352||MBA||26. dubna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25868)||2000 JT6|| align=right|13,7|| align=right|2,557|| align=right|0,127|| align=right|12,55|| align=right|4,089||MBA||4. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25869)||2000 JP70|| align=right|11,5|| align=right|3,974|| align=right|0,145|| align=right|17,00|| align=right|7,921||HLD||1. května 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25870)||2000 KB14|| align=right|16,0|| align=right|2,361|| align=right|0,197|| align=right|2,29|| align=right|3,628||MBA||28. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25871)||2000 LZ26|| align=right|13,2|| align=right|2,635|| align=right|0,119|| align=right|12,08|| align=right|4,277||MBA||11. června 2000||Valinhos||P. R. Holvorcem
|-
|(25872)||2000 MV1|| align=right|17,9|| align=right|2,113|| align=right|0,357|| align=right|5,12|| align=right|3,070||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25873)||2000 MK6|| align=right|14,2|| align=right|2,654|| align=right|0,189|| align=right|12,52|| align=right|4,322||MBA||25. června 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25874)||2000 OS39|| align=right|14,2|| align=right|2,641|| align=right|0,241|| align=right|11,56|| align=right|4,291||MBA||30. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25875)||2000 OT52|| align=right|14,4|| align=right|2,284|| align=right|0,166|| align=right|7,00|| align=right|3,451||MBA||31. července 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25876)||2000 PP16|| align=right|15,5|| align=right|2,652|| align=right|0,217|| align=right|2,08|| align=right|4,317||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25877)||2000 QN41|| align=right|15,3|| align=right|2,419|| align=right|0,115|| align=right|1,89|| align=right|3,762||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25878)||2000 QW77|| align=right|16,6|| align=right|2,245|| align=right|0,144|| align=right|3,08|| align=right|3,363||MBA||24. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25879)||2000 QA105|| align=right|13,0|| align=right|2,980|| align=right|0,052|| align=right|10,94|| align=right|5,144||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25880)||2000 QG196|| align=right|14,3|| align=right|2,258|| align=right|0,219|| align=right|7,60|| align=right|3,393||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25881)||2000 RH41|| align=right|12,6|| align=right|3,192|| align=right|0,126|| align=right|14,31|| align=right|5,702||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25882)||2000 RY47|| align=right|13,8|| align=right|2,627|| align=right|0,207|| align=right|8,18|| align=right|4,258||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25883)||2000 RD88|| align=right|11,5|| align=right|5,107|| align=right|0,019|| align=right|18,69|| align=right|11,55||JUT||2. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(25884)||2000 SQ4|| align=right|14,6|| align=right|1,955|| align=right|0,081|| align=right|21,57|| align=right|2,733||MBA||20. září 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(25885)||2000 SD144|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,080|| align=right|2,74|| align=right|4,055||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25886)||2000 SY181|| align=right|14,0|| align=right|2,466|| align=right|0,254|| align=right|11,47|| align=right|3,872||MBA||19. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(25887)||2000 SU308|| align=right|14,3|| align=right|2,949|| align=right|0,199|| align=right|15,03|| align=right|5,063||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25888)||2000 UW109|| align=right|13,2|| align=right|2,749|| align=right|0,228|| align=right|9,26|| align=right|4,558||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25889)||2000 VK29|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,180|| align=right|14,55|| align=right|4,157||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25890) Louisburg||2000 VG38|| align=right|13,3|| align=right|2,803|| align=right|0,147|| align=right|8,34|| align=right|4,691||MBA||3. listopadu 2000||Olathe||L. Robinson
|-
|(25891)||2000 WK9|| align=right|12,5|| align=right|2,754|| align=right|0,234|| align=right|32,04|| align=right|4,569||MBA||20. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(25892)||2000 WP9|| align=right|15,2|| align=right|1,915|| align=right|0,081|| align=right|24,95|| align=right|2,649||MBA||22. listopadu 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(25893) Sugihara||2000 WR9|| align=right|12,0|| align=right|3,189|| align=right|0,098|| align=right|23,39|| align=right|5,695||MBA||19. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(25894)||2000 WV125|| align=right|14,6|| align=right|3,117|| align=right|0,068|| align=right|10,78|| align=right|5,502||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25895)||2000 XN9|| align=right|10,8|| align=right|5,204|| align=right|0,077|| align=right|21,60|| align=right|11,87||JUT||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25896)||2000 XW14|| align=right|13,5|| align=right|3,045|| align=right|0,225|| align=right|9,21|| align=right|5,312||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25897)||2000 XZ32|| align=right|13,1|| align=right|2,675|| align=right|0,172|| align=right|12,48|| align=right|4,375||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25898)||2000 YJ41|| align=right|14,1|| align=right|2,755|| align=right|0,105|| align=right|8,07|| align=right|4,573||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25899)||2000 YE61|| align=right|15,3|| align=right|2,403|| align=right|0,165|| align=right|2,78|| align=right|3,724||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25900)||2000 YH98|| align=right|13,8|| align=right|3,186|| align=right|0,121|| align=right|2,47|| align=right|5,685||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25901)||2000 YX99|| align=right|16,0|| align=right|2,392|| align=right|0,132|| align=right|2,21|| align=right|3,699||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25902)||2000 YZ105|| align=right|14,8|| align=right|2,694|| align=right|0,023|| align=right|21,85|| align=right|4,421||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25903)||2000 YC116|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,111|| align=right|3,50|| align=right|3,999||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25904)||2000 YQ123|| align=right|13,9|| align=right|3,042|| align=right|0,082|| align=right|9,63|| align=right|5,304||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(25905)||2000 YO134|| align=right|14,7|| align=right|2,417|| align=right|0,208|| align=right|11,99|| align=right|3,758||MBA||31. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25906)||2000 YV139|| align=right|13,2|| align=right|3,166|| align=right|0,236|| align=right|25,17|| align=right|5,633||MBA||27. prosince 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25907)||2001 AR20|| align=right|14,9|| align=right|2,289|| align=right|0,125|| align=right|6,60|| align=right|3,462||MBA||3. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25908)||2001 BJ|| align=right|13,9|| align=right|2,625|| align=right|0,120|| align=right|14,78|| align=right|4,253||MBA||17. ledna 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25909)||2001 BU49|| align=right|14,0|| align=right|2,793|| align=right|0,177|| align=right|8,69|| align=right|4,666||MBA||21. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25910)||2001 BM50|| align=right|11,2|| align=right|5,150|| align=right|0,024|| align=right|19,66|| align=right|11,69||JUT||25. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25911)||2001 BC76|| align=right|11,5|| align=right|5,202|| align=right|0,043|| align=right|21,44|| align=right|11,87||JUT||26. ledna 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25912)||2001 CP9|| align=right|14,4|| align=right|2,307|| align=right|0,127|| align=right|7,12|| align=right|3,504||MBA||1. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25913)||2001 CB29|| align=right|13,5|| align=right|2,685|| align=right|0,194|| align=right|12,19|| align=right|4,400||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25914)||2001 CC30|| align=right|15,2|| align=right|2,563|| align=right|0,239|| align=right|5,05|| align=right|4,102||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25915)||2001 CF30|| align=right|13,4|| align=right|2,649|| align=right|0,179|| align=right|11,24|| align=right|4,310||MBA||2. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25916)||2001 CP44|| align=right|13,3|| align=right|2,563|| align=right|0,498|| align=right|15,75|| align=right|4,103||AMR||15. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25917)||2001 DT6|| align=right|12,3|| align=right|3,156|| align=right|0,124|| align=right|21,44|| align=right|5,606||MBA||17. února 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(25918)||2001 DT13|| align=right|14,7|| align=right|2,482|| align=right|0,105|| align=right|8,05|| align=right|3,910||MBA||19. února 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25919)||2001 DV15|| align=right|14,1|| align=right|3,083|| align=right|0,091|| align=right|9,79|| align=right|5,412||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25920)||2001 DT18|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,027|| align=right|9,88|| align=right|5,257||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25921)||2001 DS21|| align=right|13,8|| align=right|3,032|| align=right|0,162|| align=right|17,45|| align=right|5,278||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25922)||2001 DY21|| align=right|13,5|| align=right|2,975|| align=right|0,117|| align=right|11,08|| align=right|5,129||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25923)||2001 DS29|| align=right|14,5|| align=right|2,649|| align=right|0,014|| align=right|14,10|| align=right|4,311||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25924) Douglasadams||2001 DA42|| align=right|16,3|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|1,74|| align=right|3,754||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25925)||2001 DW48|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,091|| align=right|7,33|| align=right|3,521||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25926)||2001 DY48|| align=right|14,6|| align=right|2,700|| align=right|0,166|| align=right|12,53|| align=right|4,435||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25927)||2001 DE51|| align=right|14,5|| align=right|2,363|| align=right|0,162|| align=right|9,82|| align=right|3,633||MBA||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25928)||2001 DJ52|| align=right|13,9|| align=right|2,394|| align=right|0,177|| align=right|3,36|| align=right|3,703||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25929)||2001 DY52|| align=right|14,2|| align=right|3,055|| align=right|0,038|| align=right|10,49|| align=right|5,340||MBA||17. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25930) Spielberg||2001 DJ54|| align=right|15,2|| align=right|2,276|| align=right|0,178|| align=right|3,97|| align=right|3,433||MBA||21. února 2001||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(25931)||2001 DJ70|| align=right|15,7|| align=right|2,787|| align=right|0,068|| align=right|3,38|| align=right|4,653||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25932)||2001 DB72|| align=right|14,6|| align=right|3,170|| align=right|0,165|| align=right|10,76|| align=right|5,642||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25933)||2001 DM73|| align=right|14,9|| align=right|2,913|| align=right|0,092|| align=right|2,15|| align=right|4,972||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25934)||2001 DC74|| align=right|12,9|| align=right|2,627|| align=right|0,248|| align=right|12,51|| align=right|4,258||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25935)||2001 DG74|| align=right|12,8|| align=right|2,675|| align=right|0,122|| align=right|13,78|| align=right|4,375||MBA||19. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25936)||2001 DZ79|| align=right|14,7|| align=right|2,314|| align=right|0,180|| align=right|9,72|| align=right|3,519||MBA||20. února 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25937)||2001 DY92|| align=right|11,8|| align=right|5,269|| align=right|0,064|| align=right|2,36|| align=right|12,10||JUT||19. února 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25938)||2001 DC102|| align=right|12,3|| align=right|5,109|| align=right|0,164|| align=right|12,80|| align=right|11,55||JUT||16. února 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25939)||2001 EQ|| align=right|16,3|| align=right|2,348|| align=right|0,164|| align=right|1,91|| align=right|3,597||MBA||3. března 2001||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(25940)||2001 ET5|| align=right|14,7|| align=right|2,816|| align=right|0,064|| align=right|4,60|| align=right|4,725||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25941)||2001 EB9|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,140|| align=right|7,27|| align=right|3,592||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25942)||2001 EH9|| align=right|13,9|| align=right|3,083|| align=right|0,218|| align=right|3,28|| align=right|5,412||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25943)||2001 EL10|| align=right|13,5|| align=right|3,162|| align=right|0,074|| align=right|14,64|| align=right|5,622||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25944)||2001 EP10|| align=right|14,7|| align=right|2,407|| align=right|0,207|| align=right|3,59|| align=right|3,735||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25945)||2001 EQ10|| align=right|15,6|| align=right|2,537|| align=right|0,056|| align=right|2,79|| align=right|4,040||MBA||2. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25946)||2001 EH12|| align=right|15,5|| align=right|2,629|| align=right|0,218|| align=right|5,01|| align=right|4,263||MBA||3. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25947)||2001 EQ14|| align=right|14,5|| align=right|2,608|| align=right|0,156|| align=right|14,44|| align=right|4,210||MBA||15. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25948)||2001 EW15|| align=right|14,0|| align=right|2,681|| align=right|0,168|| align=right|14,93|| align=right|4,389||MBA||15. března 2001||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(25949)||2001 EH16|| align=right|15,8|| align=right|2,354|| align=right|0,204|| align=right|3,40|| align=right|3,611||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25950)||2001 EU16|| align=right|14,9|| align=right|2,699|| align=right|0,164|| align=right|3,02|| align=right|4,432||MBA||15. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25951)||2001 EZ21|| align=right|15,5|| align=right|2,279|| align=right|0,129|| align=right|5,83|| align=right|3,440||MBA||15. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25952)||2001 FE2|| align=right|14,2|| align=right|2,575|| align=right|0,114|| align=right|13,36|| align=right|4,131||MBA||17. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25953)||2001 FM5|| align=right|14,7|| align=right|2,804|| align=right|0,027|| align=right|2,52|| align=right|4,694||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25954)||2001 FM13|| align=right|15,5|| align=right|2,223|| align=right|0,172|| align=right|4,91|| align=right|3,315||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25955)||2001 FX14|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,071|| align=right|3,98|| align=right|4,381||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25956)||2001 FE16|| align=right|13,5|| align=right|3,049|| align=right|0,154|| align=right|23,00|| align=right|5,322||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25957)||2001 FO16|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,107|| align=right|3,98|| align=right|4,679||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25958)||2001 FF18|| align=right|14,2|| align=right|2,415|| align=right|0,145|| align=right|00,82|| align=right|3,751||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25959)||2001 FZ18|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,108|| align=right|3,88|| align=right|3,598||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25960)||2001 FQ20|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,200|| align=right|13,64|| align=right|4,369||MBA||19. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25961)||2001 FL22|| align=right|14,8|| align=right|2,567|| align=right|0,064|| align=right|3,99|| align=right|4,112||MBA||21. března 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(25962)||2001 FF26|| align=right|15,0|| align=right|2,540|| align=right|0,140|| align=right|3,14|| align=right|4,048||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25963)||2001 FP26|| align=right|14,6|| align=right|2,323|| align=right|0,132|| align=right|4,45|| align=right|3,540||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25964)||2001 FY26|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,166|| align=right|5,86|| align=right|3,754||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25965)||2001 FB27|| align=right|15,9|| align=right|2,425|| align=right|0,169|| align=right|1,60|| align=right|3,775||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25966)||2001 FP28|| align=right|14,9|| align=right|2,528|| align=right|0,049|| align=right|5,43|| align=right|4,020||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25967)||2001 FF29|| align=right|13,5|| align=right|2,697|| align=right|0,139|| align=right|12,64|| align=right|4,429||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25968)||2001 FZ30|| align=right|15,6|| align=right|2,182|| align=right|0,194|| align=right|2,93|| align=right|3,223||MBA||21. března 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(25969)||2001 FM33|| align=right|14,7|| align=right|2,637|| align=right|0,158|| align=right|14,01|| align=right|4,281||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25970)||2001 FD35|| align=right|14,5|| align=right|2,588|| align=right|0,089|| align=right|9,36|| align=right|4,163||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25971)||2001 FP35|| align=right|13,8|| align=right|3,084|| align=right|0,121|| align=right|1,50|| align=right|5,415||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25972)||2001 FV35|| align=right|16,0|| align=right|2,437|| align=right|0,160|| align=right|2,47|| align=right|3,803||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25973)||2001 FP38|| align=right|15,2|| align=right|2,367|| align=right|0,193|| align=right|4,12|| align=right|3,640||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25974)||2001 FF43|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,287|| align=right|1,55|| align=right|3,549||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25975)||2001 FG43|| align=right|14,1|| align=right|2,983|| align=right|0,094|| align=right|10,79|| align=right|5,152||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25976)||2001 FE44|| align=right|13,3|| align=right|3,076|| align=right|0,294|| align=right|8,32|| align=right|5,393||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25977)||2001 FG46|| align=right|12,0|| align=right|3,103|| align=right|0,136|| align=right|17,71|| align=right|5,466||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25978)||2001 FS48|| align=right|14,5|| align=right|2,772|| align=right|0,089|| align=right|8,70|| align=right|4,616||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25979)||2001 FC49|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,104|| align=right|5,49|| align=right|3,645||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25980)||2001 FK53|| align=right|13,9|| align=right|2,425|| align=right|0,267|| align=right|7,46|| align=right|3,775||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25981)||2001 FT53|| align=right|15,7|| align=right|2,342|| align=right|0,140|| align=right|7,03|| align=right|3,582||MBA||18. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25982)||2001 FQ57|| align=right|12,7|| align=right|3,235|| align=right|0,067|| align=right|21,37|| align=right|5,818||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25983)||2001 FR57|| align=right|13,2|| align=right|2,676|| align=right|0,068|| align=right|22,44|| align=right|4,377||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25984)||2001 FG60|| align=right|13,9|| align=right|2,591|| align=right|0,123|| align=right|9,74|| align=right|4,169||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25985)||2001 FZ63|| align=right|15,5|| align=right|2,285|| align=right|0,209|| align=right|7,03|| align=right|3,453||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25986)||2001 FW65|| align=right|15,2|| align=right|2,421|| align=right|0,094|| align=right|6,30|| align=right|3,767||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25987)||2001 FJ66|| align=right|15,7|| align=right|2,629|| align=right|0,094|| align=right|5,98|| align=right|4,262||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25988)||2001 FA67|| align=right|15,4|| align=right|2,628|| align=right|0,183|| align=right|4,76|| align=right|4,259||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25989)||2001 FB67|| align=right|13,8|| align=right|3,148|| align=right|0,090|| align=right|9,65|| align=right|5,585||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25990)||2001 FJ70|| align=right|15,0|| align=right|2,312|| align=right|0,210|| align=right|5,30|| align=right|3,514||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25991)||2001 FN78|| align=right|14,9|| align=right|2,315|| align=right|0,258|| align=right|22,80|| align=right|3,523||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25992)||2001 FT78|| align=right|14,6|| align=right|2,384|| align=right|0,181|| align=right|7,44|| align=right|3,680||MBA||19. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25993)||2001 FJ80|| align=right|15,0|| align=right|2,340|| align=right|0,123|| align=right|9,56|| align=right|3,580||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25994)||2001 FK80|| align=right|15,2|| align=right|2,366|| align=right|0,080|| align=right|5,87|| align=right|3,639||MBA||21. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25995)||2001 FA83|| align=right|14,6|| align=right|2,376|| align=right|0,221|| align=right|3,20|| align=right|3,661||MBA||24. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25996)||2001 FN84|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,197|| align=right|4,62|| align=right|3,570||MBA||26. března 2001||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(25997)||2001 FP90|| align=right|13,3|| align=right|3,035|| align=right|0,022|| align=right|13,00|| align=right|5,286||MBA||26. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25998)||2001 FW91|| align=right|14,2|| align=right|2,655|| align=right|0,174|| align=right|13,34|| align=right|4,325||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(25999)||2001 FN94|| align=right|13,7|| align=right|3,032|| align=right|0,099|| align=right|11,19|| align=right|5,279||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|-
|(26000)||2001 FH98|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,181|| align=right|12,87|| align=right|4,134||MBA||16. března 2001||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
APL – Apollonova skupina,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PHA – potenciálně nebezpečná planetka.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek